До списку лускокрилих Танзанії віднесені денні метелики і молі, що були зареєстровані в Танзанії.

Згідно з оцінками, станом на 2017 рік зареєстровано 3283 видів лускокрилих з 50 родин, що трапляються на території Танзанії.

Денні метелики

Головчаки (Hesperiidae) 

  (Gerstaecker, 1871)
  (Westwood, 1852)
  (Stoll, [1782])
  (Plötz, 1879)
  Evans, 1937
  (Fabricius, 1793)
  (Mabille & Vuillot, 1891)
  Butler, 1902
  Berger, 1976
  Kielland, 1992 (ендемік)
  (Butler, 1888)
  Collins & Congdon, 1998
  (Plötz, 1880)
  Berger, 1975
  Evans, 1949 (ендемік)
  (Hewitson, 1877)
  Rebel, 1914
  (Mabille, 1877)
  Kielland, 1990 (ендемік)
  Kielland, 1990 (ендемік)
  Kielland, 1990 (ендемік)
  Evans, 1937
  (Wallengren, 1857)
  Riley, 1921
  (Rogenhofer, 1891)
  Mabille, 1891
  Evans, 1937
  Mabille & Boullet, 1916
  Evans, 1937
  Butler, 1894
  Evans, 1951
  (Mabille, 1877)
  Evans, 1937
  Swinhoe, 1907
  (Mabille, 1877)
  (Mabille, 1891)
  (Walker, 1870)
  Karsch, 1896
  Evans, 1937
 Sarangesa thecla mabira Evans, 1956
 Sarangesa tricerata compacta Evans, 1951
 Tagiades flesus (Fabricius, 1781)
 Eagris decastigma purpura Evans, 1937
 Eagris lucetia (Hewitson, 1875)
 Eagris nottoana (Wallengren, 1857)
 Eagris sabadius astoria Holland, 1896
 Eagris sabadius ochreana Lathy, 1901
 Calleagris hollandi (Butler, 1897)
 Calleagris jamesoni jamesoni (Sharpe, 1890)
 Calleagris jamesoni jacksoni Evans, 1951
 Calleagris lacteus (Mabille, 1877)
 Netrobalane canopus (Trimen, 1864)
 Leucochitonea amneris (Rebel & Rogenhofer, 1894) (ендемік)
 Abantis arctomarginata Lathy, 1901
 Abantis bamptoni Collins & Larsen, 1994
 Abantis leucogaster iruma Evans, 1951
 Abantis paradisea (Butler, 1870)
 Abantis tettensis Hopffer, 1855
 Abantis venosa Trimen & Bowker, 1889
 Abantis zambesiaca (Westwood, 1874)
 Spialia colotes transvaaliae (Trimen & Bowker, 1889)
 Spialia confusa confusa Evans, 1937
 Spialia confusa obscura Evans, 1937
 Spialia depauperata (Strand, 1911)
 Spialia mafa higginsi Evans, 1937
 Spialia ploetzi (Aurivillius, 1891)
 Spialia secessus (Trimen, 1891)
 Spialia zebra bifida (Higgins, 1924)
 Astictopterus bruno (Evans, 1937) (ендемік)
 Astictopterus punctulata (Butler, 1895)
 Astictopterus stellata amania Evans, 1947
 Astictopterus stellata mineni (Trimen, 1894)
 Astictopterus tura Evans, 1951 (ендемік)
 Prosopalpus debilis (Plötz, 1879)
 Prosopalpus saga Evans, 1937
 Prosopalpus styla Evans, 1937
 Ampittia capenas (Hewitson, 1868)
 Ampittia parva Aurivillius, 1925 (ендемік)
 Ampittia kilombero Larsen & Congdon, 2012
 Kedestes barberae (Trimen, 1873)
 Kedestes brunneostriga (Plötz, 1884)
 Kedestes callicles (Hewitson, 1868)
 Kedestes mohozutza (Wallengren, 1857)
 Kedestes nerva paola Plötz, 1884
 Kedestes protensa Butler, 1901
 Kedestes rogersi Druce, 1907
 Kedestes wallengrenii (Trimen, 1883)
 Kedestes fenestratus (Butler, 1894)
 Gorgyra afikpo Druce, 1909
 Gorgyra aretina (Hewitson, 1878)
 Gorgyra bibulus Riley, 1929
 Gorgyra bina Evans, 1937
 Gorgyra diva Evans, 1937
 Gorgyra johnstoni (Butler, 1894)
 Gorgyra kalinzu Evans, 1949
 Gorgyra mocquerysii Holland, 1896
 Gorgyra vosseleri Grünberg, 1907 (ендемік)
 Gorgyra subflavidus Holland, 1896
 Teniorhinus harona (Westwood, 1881)
 Teniorhinus herilus (Hopffer, 1855)
 Teniorhinus ignita (Mabille, 1877)
 Ceratrichia bonga Evans, 1947 (ендемік)
 Ceratrichia brunnea Bethune-Baker, 1906
 Ceratrichia clara medea Evans, 1937
 Ceratrichia hollandi Bethune-Baker, 1908
 Ceratrichia mabirensis Riley, 1925
 Ceratrichia semilutea Mabille, 1891
 Ceratrichia semlikensis Joicey & Talbot, 1921
 Ceratrichia wollastoni Heron, 1909
 Pardaleodes bule Holland, 1896
 Pardaleodes incerta (Snellen, 1872)
 Pardaleodes sator pusiella Mabille, 1877
 Ankola fan (Holland, 1894)
 Xanthodisca vibius (Hewitson, 1878)
 Acada biseriata (Mabille, 1893)
 Osmodes adon (Mabille, 1890)
 Osmodes adonia Evans, 1937
 Osmodes adosus (Mabille, 1890)
 Osmodes banghaasii Holland, 1896
 Osmodes costatus Aurivillius, 1896
 Osmodes distincta Holland, 1896
 Osmodes hollandi Evans, 1937
 Osmodes omar Swinhoe, 1916
 Osmodes thora (Plötz, 1884)
 Parosmodes morantii morantii (Trimen, 1873)
 Parosmodes morantii axis Evans, 1937
 Paracleros biguttulus (Mabille, 1890)
 Paracleros sangoanus (Carcasson, 1964)
 Paracleros substrigata (Holland, 1893)
 Acleros mackenii instabilis Mabille, 1890
 Acleros neavei Evans, 1937
 Acleros nigrapex Strand, 1913
 Acleros ploetzi Mabille, 1890
 Semalea arela (Mabille, 1891)
 Semalea pulvina (Plötz, 1879)
 Semalea sextilis (Plötz, 1886)
 Hypoleucis ophiusa ophir Evans, 1937
 Meza cybeutes (Holland, 1894)
 Meza larea (Neave, 1910)
 Paronymus budonga (Evans, 1938)
 Paronymus xanthias kiellandi Congdon & Collins, 1998
 Andronymus bjornstadi Congdon, Kielland & Collins, 1998 (ендемік)
 Andronymus caesar philander (Hopffer, 1855)
 Andronymus gander Evans, 1947
 Andronymus hero Evans, 1937
 Andronymus neander (Plötz, 1884)
 Chondrolepis niveicornis (Plötz, 1883)
 Chondrolepis obscurior de Jong, 1986 (ендемік)
 Chondrolepis uluguru Larsen & Congdon, 2012
 Chondrolepis similis de Jong, 1986 (ендемік)
 Chondrolepis telisignata (Butler, 1896)
 Chondrolepis uluguru T.B. Larsen & Congdon, 2012
 Zophopetes ganda Evans, 1937
 Zophopetes nobilior (Holland, 1896)
 Gamia buchholzi (Plötz, 1879)
 Gamia shelleyi (Sharpe, 1890)
 Artitropa erinnys ehlersi Karsch, 1896
 Artitropa milleri Riley, 1925
 Artitropa reducta Aurivillius, 1925
 Artitropa usambarae Congdon, Kielland, & Collins, 1998 (ендемік)
 Gretna balenge (Holland, 1891)
 Gretna carmen carmen Evans, 1937
 Gretna carmen capra Evans, 1937
 Gretna cylinda (Hewitson, 1876)
 Pteroteinon capronnieri (Plötz, 1879)
 Pteroteinon ceucaenira (Druce, 1910)
 Pteroteinon concaenira Belcastro & Larsen, 1996
 Leona leonora leonora (Plötz, 1879)
 Leona leonora dux Evans, 1937
 Leona halma Evans, 1937
 Leona luehderi laura Evans, 1937
 Caenides kangvensis Holland, 1896
 Caenides dacela (Hewitson, 1876)
 Caenides hidaroides Aurivillius, 1896
 Caenides dacena (Hewitson, 1876)
 Monza alberti (Holland, 1896)
 Monza cretacea (Snellen, 1872)
 Monza punctata punctata (Aurivillius, 1910)
 Monza punctata crola Evans, 1937
 Melphina tarace (Mabille, 1891)
 Fresna cojo (Karsch, 1893)
 Fresna netopha (Hewitson, 1878)
 Fresna nyassae (Hewitson, 1878)
 Platylesches affinissima Strand, 1921
 Platylesches fosta Evans, 1937
 Platylesches galesa (Hewitson, 1877)
 Platylesches langa Evans, 1937
 Platylesches larseni Kielland, 1992 (ендемік)
 Platylesches panga Evans, 1937
 Platylesches picanini (Holland, 1894)
 Platylesches rasta Evans, 1937
 Platylesches robustus Neave, 1910
 Brusa saxicola (Neave, 1910)
 Zenonia anax Evans, 1937
 Borbo chagwa (Evans, 1937)
 Borbo fallax (Gaede, 1916)
 Borbo fanta (Evans, 1937)
 Borbo ferruginea (Aurivillius, 1925)
 Borbo holtzi (Plötz, 1883)
 Borbo lugens (Hopffer, 1855)
 Borbo perobscura (Druce, 1912)
 Borbo sirena (Evans, 1937)
 Metisella abdeli (Krüger, 1928)
 Metisella carsoni (Butler, 1898)
 Metisella congdoni de Jong & Kielland, 1983 (ендемік)
 Metisella decipiens (Butler, 1896)
 Metisella formosus linda Evans, 1937
 Metisella formosus nyanza Evans, 1937
 Metisella kambove (Neave, 1910)
 Metisella medea medea Evans, 1937
 Metisella medea nyika Evans, 1937
 Metisella midas (Butler, 1894)
 Metisella perexcellens marunga Evans, 1937
 Metisella perexcellens sitebi Kielland, 1982
 Metisella quadrisignatus (Butler, 1894)
 Metisella trisignatus tanga Evans, 1937
 Metisella willemi (Wallengren, 1857)
 Tsitana wallacei (Neave, 1910)
 Lepella lepeletier (Latreille, 1824)

Синявцеві (Lycaenidae) 

 Euliphyra leucyania (Hewitson, 1874)
 Aslauga abri Collins & Libert, 1997 (ендемік)
 Aslauga bouyeri congdoni Libert & Collins, 1997
 Aslauga latifurca Cottrell, 1981
 Aslauga marshalli Butler, 1899
 Aslauga orientalis Cottrell, 1981
 Aslauga prouvosti Libert & Bouyer, 1997
 Aslauga purpurascens Holland, 1890
 Aslauga tanga Libert & Collins, 1997 (ендемік)
 Aslauga vininga kiellandi Libert, 1997
 Megalopalpus zymna (Westwood, 1851)
 Spalgis jacksoni stempfferi Kielland, 1985
 Lachnocnema bibulus (Fabricius, 1793)
 Lachnocnema laches (Fabricius, 1793)
 Lachnocnema pseudobibulus Libert, 1996
 Lachnocnema sosia Libert, 1996
 Lachnocnema kiellandi Libert, 1996 (ендемік)
 Lachnocnema durbani Trimen & Bowker, 1887
 Lachnocnema tanzaniensis Libert, 1996 (ендемік)
 Lachnocnema jacksoni Stempffer, 1967
 Lachnocnema regularis grisea Libert, 1996
 Lachnocnema brimoides Libert, 1996
 Lachnocnema divergens Gaede, 1915
 Lachnocnema vuattouxi Libert, 1996
 Lachnocnema dohertyi Libert, 1996
 Lachnocnema luna Druce, 1910
 Lachnocnema brunea Libert, 1996
 Lachnocnema exiguus Holland, 1890
 Lachnocnema inexpectata Libert, 1996 (ендемік)
 Lachnocnema unicolor Libert, 1996 (ендемік)
 Alaena amazoula nyasana Hawker-Smith, 1933
 Alaena bicolora Bethune-Baker, 1924 (ендемік)
 Alaena bjornstadi Kielland, 1993 (ендемік)
 Alaena caissa caissa Rebel & Rogenhofer, 1894
 Alaena caissa kagera Talbot, 1935
 Alaena dodomaensis Kielland, 1983
 Alaena ferrulineata Hawker-Smith, 1933 (ендемік)
 Alaena interposita interposita Butler, 1883 (ендемік)
 Alaena interposita hauttecoeuri Oberthür, 1888 (ендемік)
 Alaena johanna Sharpe, 1890
 Alaena kiellandi Carcasson, 1965 (ендемік)
 Alaena madibirensis Wichgraf, 1921 (ендемік)
 Alaena ngonga Jackson, 1966
 Alaena nyassa nyassa Hewitson, 1877
 Alaena nyassa major Oberthür, 1888
 Alaena picata Sharpe, 1896
 Alaena reticulata Butler, 1896
 Alaena unimaculosa aurantiaca Butler, 1895
 Ptelina carnuta (Hewitson, 1873)
 Pentila alba Dewitz, 1886
 Pentila cloetensi albida Hawker-Smith, 1933
 Pentila inconspicua Druce, 1910
 Pentila pauli alberta Hulstaert, 1924
 Pentila pauli clarensis Neave, 1903
 Pentila pauli dama (Suffert, 1904)
 Pentila pauli nyassana Aurivillius, 1899
 Pentila rogersi rogersi (Druce, 1907)
 Pentila rogersi parapetreia Rebel, 1908
 Pentila rondo Kielland, 1990 (ендемік)
 Pentila tachyroides Dewitz, 1879
 Pentila tropicalis mombasae (Grose-Smith & Kirby, 1889)
 Pentila umangiana connectens Hulstaert, 1924
 Pentila umangiana mpanda Congdon, Kielland & Collins, 1998
 Telipna sanguinea depuncta Talbot, 1937
 Telipna kigoma Kielland, 1978 (ендемік)
 Telipna consanguinea ugandae Behune-Baker, 1926
 Ornipholidotos ugandae Stempffer, 1947
 Ornipholidotos teroensis Stempffer, 1957
 Ornipholidotos katangae reducta Libert, 2005
 Ornipholidotos amieti angulata Libert, 2005
 Ornipholidotos overlaeti intermedia Libert, 2005
 Ornipholidotos gemina fournierae Libert, 2005
 Ornipholidotos jacksoni Stempffer, 1961
 Ornipholidotos ntebi (Bethune-Baker, 1906)
 Ornipholidotos latimargo (Hawker-Smith, 1933)
 Ornipholidotos tanganyikae Kielland, 1983 (ендемік)
 Ornipholidotos emarginata maxima Libert, 2005
 Ornipholidotos paradoxa orientis Libert, 2005
 Ornipholidotos nguru Kielland, 1987 (ендемік)
 Ornipholidotos peucetia peucetia (Hewitson, 1866)
 Ornipholidotos peucetia peuceda (Grose-Smith, 1889)
 Cooksonia neavei (Druce, 1912)
 Mimacraea gelinia gelinia (Oberthür, 1893) (ендемік)
 Mimacraea gelinia nguru Kielland, 1986 (ендемік)
 Mimacraea krausei poultoni Neave, 1904
 Mimacraea landbecki Druce, 1910
 Mimacraea marginata Libert & Collins, 2000 (ендемік)
 Mimacraea marshalli marshalli Trimen, 1898
 Mimacraea marshalli dohertyi Rothschild, 1901
 Mimacraea eltringhami Druce, 1912
 Mimacraea skoptoles Druce, 1907
 Mimeresia dinora discirubra (Talbot, 1937)
 Mimeresia neavei (Joicey & Talbot, 1921)
 Liptena amabilis nyanzae Congdon, Kielland & Collins, 1998
 Liptena despecta (Holland, 1890)
 Liptena eukrines Druce, 1905
 Liptena eukrinoides Talbot, 1937
 Liptena minziro Collins & Larsen, 2008
 Liptena flavicans katera Stempffer, 1956
 Liptena hapale Talbot, 1935
 Liptena homeyeri Dewitz, 1884
 Liptena kiellandi Congdon & Collins, 1998
 Liptena modesta (Kirby, 1890)
 Liptena nigromarginata Stempffer, 1961
 Liptena opaca ugandana Stempffer, Bennett & May, 1974
 Liptena orubrum teroana Talbot, 1935
 Liptena praestans congoensis Schultze, 1923
 Liptena rubromacula jacksoni Carpenter, 1934
 Liptena turbata (Kirby, 1890)
 Liptena xanthostola xantha (Grose-Smith, 1901)
 Kakumia ideoides (Dewitz, 1887)
 Tetrarhanis ilma daltoni (Poulton, 1929)
 Tetrarhanis ilma lathyi (Joicey & Talbot, 1921)
 Tetrarhanis ilma ugandae (Stempffer, 1964)
 Falcuna orientalis (Bethune-Baker, 1906)
 Larinopoda tera (Hewitson, 1873)
 Micropentila bunyoro Stempffer & Bennett, 1965
 Micropentila cherereti Stempffer & Bennett, 1965
 Micropentila jacksoni Talbot, 1937
 Micropentila katerae Stempffer & Bennett, 1965
 Micropentila mpigi Stempffer & Bennett, 1965
 Micropentila ugandae Hawker-Smith, 1933
 Micropentila victoriae Stempffer & Bennett, 1965
 Pseuderesia eleaza katera Stempffer, 1961
 Pseuderesia mapongua (Holland, 1893)
 Eresina bergeri Stempffer, 1956
 Eresina bilinea Talbot, 1935
 Eresina conradti Stempffer, 1956
 Eresina fontainei Stempffer, 1956
 Eresina katera Stempffer, 1962
 Eresina masaka Stempffer, 1962
 Eresina rougeoti Stempffer, 1956
 Eresiomera kiellandi Larsen, 1998 (ендемік)
 Eresiomera rougeoti (Stempffer, 1961)
 Citrinophila erastus pallida Hawker-Smith, 1933
 Citrinophila unipunctata Bethune-Baker, 1908
 Argyrocheila inundifera Hawker-Smith, 1933
 Argyrocheila ugandae Hawker-Smith, 1933
 Teriomima subpunctata Kirby, 1887
 Teriomima puella Kirby, 1887
 Teriomima micra (Grose-Smith, 1898)
 Teriomima parva parva Hawker-Smith, 1933
 Teriomima parva beylissi Henning & Henning, 2004
 Euthecta cooksoni subgrisea Henning & Henning, 2004
 Euthecta cooksoni marginata Henning & Henning, 2004
 Euthecta cordeiroi Henning & Henning, 2004 (ендемік)
 Baliochila neavei Stempffer & Bennett, 1953
 Baliochila hildegarda (Kirby, 1887)
 Baliochila dubiosa Stempffer & Bennett, 1953
 Baliochila amanica Stempffer & Bennett, 1953
 Baliochila latimarginata latimarginata (Hawker-Smith, 1933)
 Baliochila latimarginata rondoensis Henning & Henning, 2004
 Baliochila lipara Stempffer & Bennett, 1953
 Baliochila congdoni Kielland, 1990 (ендемік)
 Baliochila warrengashi Collins & Larsen, 1996 (ендемік)
 Baliochila lequeuxi Kielland, 1994 (ендемік)
 Baliochila collinsi Henning & Henning, 2004 (ендемік)
 Baliochila megadentata Henning & Henning, 2004 (ендемік)
 Baliochila nguru Kielland, 1986 (ендемік)
 Baliochila citrina Henning & Henning, 2004 (ендемік)
 Baliochila abri Henning & Henning, 2004 (ендемік)
 Baliochila fragilis Stempffer & Bennett, 1953
 Baliochila pseudofragilis Kielland, 1976 (ендемік)
 Baliochila stygia Stempffer & Bennett, 1953
 Baliochila fusca Henning & Henning, 2004 (ендемік)
 Baliochila mwanihanae Congdon, Kielland & Collins, 1998 (ендемік)
 Baliochila pringlei Stempffer, 1967 (ендемік)
 Cnodontes vansomereni Stempffer & Bennett, 1953
 Congdonia duplex Henning & Henning, 2004 (ендемік)
 Eresinopsides bichroma Strand, 1911
 Eresinopsides bamptoni Henning & Henning, 2004 (ендемік)
 Toxochitona gerda (Kirby, 1890)
 Iridana hypocala Eltringham, 1929
 Iridana jacksoni Stempffer, 1964
 Iridana katera Stempffer, 1964
 Iridana marina Talbot, 1935
 Iridana unyoro Stempffer, 1964
 Teratoneura congoensis Stempffer, 1954
 Cerautola ceraunia (Hewitson, 1873)
 Cerautola crowleyi congdoni Libert & Collins, 1999
 Cerautola miranda vidua (Talbot, 1935)
 Cerautola semibrunnea bamptoni Libert & Collins, 1999
 Geritola gerina (Hewitson, 1878)
 Geritola goodii (Holland, 1890)
 Geritola liana (Roche, 1954)
 Geritola subargentea (Jackson, 1964)
 Stempfferia cercene (Hewitson, 1873)
 Stempfferia cercenoides (Holland, 1890)
 Stempfferia insulana (Aurivillius, 1923)
 Stempfferia mara (Talbot, 1935)
 Cephetola cephena entebbeana (Bethune-Baker, 1926)
 Cephetola eliasis (Kielland & Congdon, 1998)
 Cephetola gerdae (Kielland & Libert, 1998) (ендемік)
 Cephetola izidori (Kielland & Congdon, 1998)
 Cephetola kamengensis (Jackson, 1962)
 Cephetola katerae (Jackson, 1962)
 Cephetola kiellandi (Libert & Congdon, 1998)
 Cephetola mariae Libert, 1999
 Cephetola martini (Libert, 1998)
 Cephetola mpangensis (Jackson, 1962)
 Cephetola orientalis (Roche, 1954)
 Cephetola peteri (Kielland & Congdon, 1998)
 Cephetola pinodes budduana (Talbot, 1937)
 Cephetola subgriseata (Jackson, 1964)
 Cephetola sublustris (Bethune-Baker, 1904)
 Cephetola tanzaniensis Libert, 1999 (ендемік)
 Cephetola vinalli (Talbot, 1935)
 Cephetola viridana (Joicey & Talbot, 1921)
 Deloneura abri Congdon & Collins, 1998 (ендемік)
 Deloneura ochrascens littoralis Talbot, 1935
 Deloneura subfusca Hawker-Smith, 1933
 Neaveia lamborni orientalis Jackson, 1962
 Epitolina dispar (Kirby, 1887)
 Epitolina melissa (Druce, 1888)
 Epitolina catori ugandae Jackson, 1962
 Hypophytala benitensis minziro Libert & Collins, 1999
 Hypophytala vansomereni (Jackson, 1964)
 Hewitsonia inexpectata Bouyer, 1997
 Hewitsonia kuehnei Collins & Larsen, 2008
 Hewitsonia intermedia Jackson, 1962
 Myrina dermaptera nyassae Talbot, 1935
 Myrina sharpei Bethune-Baker, 1906
 Myrina silenus ficedula Trimen, 1879
 Pseudaletis agrippina Druce, 1888
 Pseudaletis busoga van Someren, 1939
 Pseudaletis antimachus (Staudinger, 1888)
 Lipaphnaeus aderna pan (Talbot, 1935)
 Lipaphnaeus aderna spindasoides (Aurivillius, 1916)
 Lipaphnaeus eustorgia (Hulstaert, 1924)
 Lipaphnaeus leonina paradoxa (Schultze, 1908)
 Lipaphnaeus leonina loxura (Rebel, 1914)
 Chloroselas azurea Butler, 1900
 Chloroselas esmeralda Butler, 1886
 Chloroselas minima Jackson, 1966
 Chloroselas overlaeti Stempffer, 1956
 Chloroselas pseudozeritis (Trimen, 1873)
 Vansomerenia rogersi (Riley, 1932)
 Crudaria leroma (Wallengren, 1857)
 Cigaritis apelles (Oberthür, 1878)
 Cigaritis brunnea (Jackson, 1966)
 Cigaritis collinsi (Kielland, 1980) (ендемік)
 Cigaritis crustaria (Holland, 1890)
 Cigaritis ella (Hewitson, 1865)
 Cigaritis homeyeri (Dewitz, 1887)
 Cigaritis nairobiensis (Sharpe, 1904)
 Cigaritis nyassae (Butler, 1884)
 Cigaritis tanganyikae (Kielland, 1990) (ендемік)
 Cigaritis tavetensis (Lathy, 1906)
 Cigaritis trimeni (Neave, 1910)
 Cigaritis victoriae (Butler, 1884)
 Axiocerses harpax ugandana Clench, 1963
 Axiocerses tjoane (Wallengren, 1857)
 Axiocerses bambana Grose-Smith, 1900
 Axiocerses coalescens Henning & Henning, 1996
 Axiocerses styx Rebel, 1908 (ендемік)
 Axiocerses kiellandi Henning & Henning, 1996 (ендемік)
 Axiocerses amanga (Westwood, 1881)
 Axiocerses punicea (Grose-Smith, 1889)
 Aloeides conradsi conradsi (Aurivillius, 1907)
 Aloeides conradsi angoniensis Tite & Dickson, 1973
 Aloeides conradsi talboti Tite & Dickson, 1973
 Aloeides molomo kiellandi Carcasson, 1961
 Aphnaeus argyrocyclus Holland, 1890
 Aphnaeus erikssoni kiellandi Stempffer, 1972
 Aphnaeus erikssoni rex Aurivillius, 1909
 Aphnaeus hutchinsonii Trimen & Bowker, 1887
 Aphnaeus jefferyi Hawker-Smith, 1928
 Aphnaeus marshalli Neave, 1910
 Aphnaeus orcas (Drury, 1782)
 Hypolycaena amanica Stempffer, 1951 (ендемік)
 Hypolycaena antifaunus latimacula (Joicey & Talbot, 1921)
 Hypolycaena auricostalis auricostalis (Butler, 1897)
 Hypolycaena auricostalis frommi Strand, 1911
 Hypolycaena buxtoni rogersi Bethune-Baker, 1924
 Hypolycaena buxtoni spurcus Talbot, 1929
 Hypolycaena hatita japhusa Riley, 1921
 Hypolycaena hatita ugandae Sharpe, 1904
 Hypolycaena kadiskos Druce, 1890
 Hypolycaena lebona davenporti Larsen, 1997
 Hypolycaena liara liara Druce, 1890
 Hypolycaena liara plana Talbot, 1935
 Hypolycaena obscura Stempffer, 1947
 Hypolycaena nigra Bethune-Baker, 1914
 Hypolycaena pachalica Butler, 1888
 Hemiolaus caeculus caeculus (Hopffer, 1855)
 Hemiolaus caeculus littoralis Stempffer, 1954
 Hemiolaus caeculus vividus Pinhey, 1962
 Leptomyrina gorgias sobrina Talbot, 1935
 Iolaus alienus Trimen, 1898
 Iolaus apatosa (Stempffer, 1952)
 Iolaus bamptoni (Congdon & Collins, 1998) (ендемік)
 Iolaus bellina exquisita (Riley, 1928)
 Iolaus congdoni (Kielland, 1985)
 Iolaus diametra diametra (Karsch, 1895)
 Iolaus diametra littoralis (Congdon & Collins, 1998)
 Iolaus diametra zanzibarensis (Congdon & Collins, 1998)
 Iolaus dubiosa (Stempffer & Bennett, 1959)
 Iolaus farquharsoni (Bethune-Baker, 1922)
 Iolaus fontainei (Stempffer, 1956)
 Iolaus frater (Joicey & Talbot, 1921)
 Iolaus hemicyanus Sharpe, 1904
 Iolaus jacksoni (Stempffer, 1950)
 Iolaus mermis (Druce, 1896)
 Iolaus mimosae rhodosense (Stempffer & Bennett, 1959)
 Iolaus nasisii (Riley, 1928)
 Iolaus neavei katera Talbot, 1937
 Iolaus nolaensis amanica (Stempffer, 1951)
 Iolaus sidus Trimen, 1864
 Iolaus silanus silanus Grose-Smith, 1889
 Iolaus silanus alticola (Stempffer, 1961)
 Iolaus silanus rondo (Congdon & Collins, 1998)
 Iolaus silanus zanzibarica (Congdon & Collins, 1998)
 Iolaus stenogrammica (Riley, 1928)
 Iolaus tajoraca ertli Aurivillius, 1916
 Iolaus violacea (Riley, 1928)
 Iolaus trimeni Wallengren, 1875
 Iolaus henryi (Stempffer, 1961)
 Iolaus jamesoni (Druce, 1891)
 Iolaus parasilanus parasilanus Rebel, 1914
 Iolaus parasilanus divaricatus (Riley, 1928)
 Iolaus poecilaon (Riley, 1928)
 Iolaus aequatorialis (Stempffer & Bennett, 1958)
 Iolaus cottrelli (Stempffer & Bennett, 1958)
 Iolaus crawshayi littoralis (Stempffer & Bennett, 1958)
 Iolaus iturensis (Joicey & Talbot, 1921)
 Iolaus lalos (Druce, 1896)
 Iolaus maritimus usambara (Stempffer, 1961)
 Iolaus montana (Kielland, 1978) (ендемік)
 Iolaus ndolae (Stempffer & Bennett, 1958)
 Iolaus pamae Heath, 1994
 Iolaus silarus Druce, 1885
 Iolaus timon orientius Hulstaert, 1924
 Iolaus catori cottoni Bethune-Baker, 1908
 Etesiolaus pinheyi (Kielland, 1986) (ендемік)
 Stugeta bowkeri maria Suffert, 1904
 Stugeta bowkeri mombasae Butler, 1901
 Stugeta bowkeri nyasana Talbot, 1935
 Stugeta mimetica Aurivillius, 1916 (ендемік)
 Pilodeudorix mimeta angusta Libert, 2004
 Pilodeudorix baginei (Collins & Larsen, 1991)
 Pilodeudorix anetia (Hulstaert, 1924)
 Pilodeudorix bemba (Neave, 1910)
 Pilodeudorix canescens (Joicey & Talbot, 1921)
 Pilodeudorix infuscata (Stempffer, 1964)
 Pilodeudorix kafuensis (Neave, 1910)
 Pilodeudorix mera kinumbensis (Dufrane, 1945)
 Pilodeudorix nyanzana (Stempffer, 1957)
 Pilodeudorix otraeda genuba (Hewitson, 1875)
 Pilodeudorix caerulea (Druce, 1890)
 Pilodeudorix obscurata (Trimen, 1891)
 Pilodeudorix camerona katanga (Clench, 1965)
 Pilodeudorix congoana orientalis (Stempffer, 1957)
 Pilodeudorix kohli (Aurivillius, 1921)
 Pilodeudorix rodgersi Kielland, 1985 (ендемік)
 Pilodeudorix zela (Hewitson, 1869)
 Pilodeudorix zeloides (Butler, 1901)
 Pilodeudorix hugoi Libert, 2004
 Pilodeudorix corruscans (Aurivillius, 1898)
 Pilodeudorix kiellandi (Congdon & Collins, 1998)
 Pilodeudorix violetta (Aurivillius, 1897)
 Paradeudorix ituri ugandae (Talbot, 1935)
 Paradeudorix marginata (Stempffer, 1962)
 Hypomyrina nomenia extensa Libert, 2004
 Deudorix caliginosa Lathy, 1903
 Deudorix dariaves Hewitson, 1877
 Deudorix dinochares Grose-Smith, 1887
 Deudorix dinomenes dinomenes Grose-Smith, 1887
 Deudorix dinomenes diomedes Jackson, 1966
 Deudorix diocles Hewitson, 1869
 Deudorix ecaudata Gifford, 1963
 Deudorix jacksoni Talbot, 1935
 Deudorix livia (Klug, 1834)
 Deudorix lorisona lorisona (Hewitson, 1862)
 Deudorix lorisona coffea Jackson, 1966
 Deudorix lorisona baronica Ungemach, 1932
 Deudorix montana (Kielland, 1985)
 Deudorix mpanda (Kielland, 1990) (ендемік)
 Deudorix odana Druce, 1887
 Deudorix penningtoni van Son, 1949
 Deudorix ufipa Kielland, 1978
 Deudorix vansomereni Stempffer, 1951
 Capys brunneus Aurivillius, 1916
 Capys catharus Riley, 1932
 Capys connexivus Butler, 1897
 Capys usambarae Congdon & Collins, 1998 (ендемік)
 Anthene afra (Bethune-Baker, 1910)
 Anthene alberta (Bethune-Baker, 1910)
 Anthene butleri stempfferi Storace, 1954
 Anthene chirinda (Bethune-Baker, 1910)
 Anthene contrastata mashuna (Stevenson, 1937)
 Anthene crawshayi (Butler, 1899)
 Anthene definita (Butler, 1899)
 Anthene hobleyi ufipa Kielland, 1990
 Anthene indefinita (Bethune-Baker, 1910)
 Anthene irumu (Stempffer, 1948)
 Anthene katera Talbot, 1937
 Anthene kersteni (Gerstaecker, 1871)
 Anthene lasti (Grose-Smith & Kirby, 1894)
 Anthene lemnos loa (Strand, 1911)
 Anthene leptala (Courvoisier, 1914) (ендемік)
 Anthene ligures (Hewitson, 1874)
 Anthene liodes (Hewitson, 1874)
 Anthene madibirensis (Wichgraf, 1921) (ендемік)
 Anthene minima (Trimen, 1893)
 Anthene montana Kielland, 1990 (ендемік)
 Anthene mpanda Kielland, 1990
 Anthene nigropunctata (Bethune-Baker, 1910)
 Anthene opalina Stempffer, 1946
 Anthene otacilia (Trimen, 1868)
 Anthene kikuyu (Bethune-Baker, 1910)
 Anthene rubricinctus anadema (Druce, 1905)
 Anthene rubricinctus jeanneli Stempffer, 1961
 Anthene rubrimaculata rubrimaculata (Strand, 1909) (ендемік)
 Anthene rubrimaculata tukuyu Kielland, 1990 (ендемік)
 Anthene rubrimaculata zanzibarica Congdon & Collins, 1998 (ендемік)
 Anthene schoutedeni (Hulstaert, 1924)
 Anthene sylvanus albicans (Grünberg, 1910)
 Anthene talboti Stempffer, 1936
 Anthene ukerewensis (Strand, 1909) (ендемік)
 Anthene uzungwae Kielland, 1990 (ендемік)
 Anthene wilsoni (Talbot, 1935)
 Anthene kalinzu (Stempffer, 1950)
 Anthene chryseostictus (Bethune-Baker, 1910)
 Anthene gemmifera (Neave, 1910)
 Anthene lusones (Hewitson, 1874)
 Anthene staudingeri (Grose-Smith & Kirby, 1894)
 Anthene hades (Bethune-Baker, 1910)
 Anthene inconspicua (Druce, 1910)
 Anthene kamilila (Bethune-Baker, 1910)
 Anthene kimboza (Kielland, 1990)
 Anthene lamias katerae (d'Abrera, 1980)
 Anthene nigeriae (Aurivillius, 1905)
 Anthene oculatus (Grose-Smith & Kirby, 1893)
  (Stempffer, 1962)
 Cupidesthes eliasi Congdon, Kielland & Collins, 1998
 Cupidesthes leonina (Bethune-Baker, 1903)
 Cupidesthes ysobelae Jackson, 1966
 Lycaena phlaeas abbottii (Holland, 1892)
 Lycaena phlaeas ethiopica (Poulton, 1922)
 Cupidopsis jobates (Hopffer, 1855)
 Pseudonacaduba aethiops (Mabille, 1877)
 Pseudonacaduba sichela (Wallengren, 1857)
 Uranothauma antinorii felthami (Stevenson, 1934)
 Uranothauma confusa Kielland, 1989
 Uranothauma cordatus (Sharpe, 1892)
 Uranothauma crawshayi Butler, 1895
 Uranothauma cuneatum Tite, 1958
 Uranothauma delatorum Heron, 1909
 Uranothauma falkensteini (Dewitz, 1879)
 Uranothauma heritsia chibonotana (Aurivillius, 1910)
 Uranothauma heritsia intermedia (Tite, 1958)
 Uranothauma heritsia virgo (Butler, 1896)
 Uranothauma kilimensis Kielland, 1985 (ендемік)
 Uranothauma lukwangule Kielland, 1987 (ендемік)
 Uranothauma lunifer (Rebel, 1914)
 Uranothauma nguru Kielland, 1985 (ендемік)
 Uranothauma nubifer (Trimen, 1895)
 Uranothauma poggei (Dewitz, 1879)
 Uranothauma uganda Kielland, 1980
 Uranothauma usambarae Kielland, 1980 (ендемік)
 Uranothauma vansomereni Stempffer, 1951
 Uranothauma williamsi Carcasson, 1961
 Phlyaria cyara tenuimarginata (Grünberg, 1908)
 Cacyreus audeoudi Stempffer, 1936
 Cacyreus tespis (Herbst, 1804)
 Cacyreus virilis Stempffer, 1936
 Harpendyreus aequatorialis vulcanica (Joicey & Talbot, 1924)
 Harpendyreus berger Stempffer, 1976 (ендемік)
 Harpendyreus boma (Bethune-Baker, 1926) (ендемік)
 Harpendyreus juno (Butler, 1897)
 Harpendyreus major (Joicey & Talbot, 1924)
 Harpendyreus marungensis marungensis (Joicey & Talbot, 1924)
 Harpendyreus marungensis mangalisae Kielland, 1986
 Harpendyreus meruana (Aurivillius, 1910) (ендемік)
 Leptotes brevidentatus (Tite, 1958)
 Leptotes marginalis (Stempffer, 1944)
 Tuxentius calice calice (Hopffer, 1855)
 Tuxentius calice gregorii (Butler, 1894)
 Tuxentius ertli (Aurivillius, 1907)
 Tuxentius margaritaceus (Sharpe, 1892)
 Tuxentius melaena (Trimen & Bowker, 1887)
 Tuxentius stempfferi (Kielland, 1976) (ендемік)
 Tarucus grammicus (Grose-Smith & Kirby, 1893)
 Zintha hintza (Trimen, 1864)
 Actizera stellata (Trimen, 1883)
 Azanus isis (Drury, 1773)
 Eicochrysops distractus (de Joannis & Verity, 1913)
 Eicochrysops eicotrochilus Bethune-Baker, 1924
 Eicochrysops hippocrates (Fabricius, 1793)
 Eicochrysops masai (Bethune-Baker, 1905)
 Eicochrysops messapus mahallakoaena (Wallengren, 1857)
 Eicochrysops rogersi Bethune-Baker, 1924
 Euchrysops albistriata (Capronnier, 1889)
 Euchrysops barkeri (Trimen, 1893)
 Euchrysops crawshayi crawshayi (Butler, 1899)
 Euchrysops crawshayi fontainei Stempffer, 1967
 Euchrysops kabrosae rosieae Congdon, Kielland & Collins, 1998
 Euchrysops mauensis Bethune-Baker, 1923
 Euchrysops nandensis (Neave, 1904)
 Euchrysops severini Hulstaert, 1924
 Euchrysops subpallida Bethune-Baker, 1923
 Thermoniphas distincta (Talbot, 1935)
 Thermoniphas fontainei Stempffer, 1956
 Thermoniphas colorata (Ungemach, 1932)
 Thermoniphas plurilimbata Karsch, 1895
 Oboronia bueronica Karsch, 1895
 Oboronia ornata vestalis (Aurivillius, 1895)
 Oboronia pseudopunctatus (Strand, 1912)
 Oboronia punctatus (Dewitz, 1879)
 Chilades naidina (Butler, 1886)
 Lepidochrysops anerius kiellandi Stempffer, 1972
 Lepidochrysops chala Kielland, 1980
 Lepidochrysops chloauges (Bethune-Baker, [1923])
 Lepidochrysops cinerea (Bethune-Baker, [1923])
 Lepidochrysops cupreus (Neave, 1910)
 Lepidochrysops desmondi Stempffer, 1951
 Lepidochrysops dollmani (Bethune-Baker, [1923])
 Lepidochrysops glauca (Trimen & Bowker, 1887)
 Lepidochrysops intermedia cottrelli Stempffer, 1954
 Lepidochrysops inyangae (Pinhey, 1945)
 Lepidochrysops jansei van Someren, 1957
 Lepidochrysops kennethi Kielland, 1986 (ендемік)
 Lepidochrysops kilimanjarensis (Strand, 1909) (ендемік)
 Lepidochrysops koaena (Strand, 1911) (ендемік)
 Lepidochrysops kocak Seven, 1997
 Lepidochrysops loveni (Aurivillius, 1922)
 Lepidochrysops lukenia van Someren, 1957
 Lepidochrysops mpanda Tite, 1961 (ендемік)
 Lepidochrysops neonegus (Bethune-Baker, [1923])
 Lepidochrysops peculiaris peculiaris (Rogenhofer, 1891)
 Lepidochrysops peculiaris hypoleucus (Butler, 1893)
 Lepidochrysops plebeia proclus (Hulstaert, 1924)
 Lepidochrysops solwezii (Bethune-Baker, [1923])

Сонцевики (Nymphalidae) 

 Libythea labdaca labdaca Westwood, 1851
 Libythea labdaca laius Trimen, 1879
 Danaus chrysippus (Cramer, 1777)
 Danaus dorippus (Klug, 1845)
 Tirumala formosa formosa (Godman, 1880)
 Tirumala formosa mercedonia (Karsch, 1894)
 Tirumala petiverana (Doubleday, 1847)
 Amauris niavius (Linnaeus, 1758)
 Amauris tartarea Mabille, 1876
 Amauris albimaculata Butler, 1888
 Amauris crawshayi Butler, 1897
 Amauris damocles Carcasson, 1964
 Amauris echeria Talbot, 1940
 Amauris ellioti (Le Cerf, 1920)
 Amauris hecate (Butler, 1866)
 Amauris hyalites Butler, 1874
 Amauris inferna uganda Talbot, 1940
 Amauris ochlea ochlea (Boisduval, 1847)
 Amauris ochlea bumilleri Lanz, 1896
 Amauris vashti (Butler, 1869)
 Elymniopsis bammakoo (Sharpe, 1902)
 Gnophodes betsimena Doubleday, 1849
 Gnophodes chelys (Fabricius, 1793)
 Melanitis libya Distant, 1882
 Aphysoneura pigmentaria Karsch, 1894
 Aphysoneura scapulifascia Joicey & Talbot, 1922
 Bicyclus angulosa selousi (Trimen, 1895)
 Bicyclus anynana (Butler, 1879)
 Bicyclus auricruda fulgidus Fox, 1963
 Bicyclus buea (Strand, 1912)
 Bicyclus campina campina (Aurivillius, 1901)
 Bicyclus campina ocelligera (Strand, 1910)
 Bicyclus campus (Karsch, 1893)
 Bicyclus cooksoni (Druce, 1905)
 Bicyclus cottrelli (van Son, 1952)
 Bicyclus danckelmani (Rogenhofer, 1891) (ендемік)
 Bicyclus pareensis Collins & Kielland, 2008
 Bicyclus dentata (Sharpe, 1898)
 Bicyclus dubia (Aurivillius, 1893)
 Bicyclus ena (Hewitson, 1877)
 Bicyclus golo (Aurivillius, 1893)
 Bicyclus graueri (Rebel, 1914)
 Bicyclus hyperanthus (Bethune-Baker, 1908)
 Bicyclus ignobilis acutus Condamin, 1965
 Bicyclus istaris (Plötz, 1880)
 Bicyclus jefferyi Fox, 1963
 Bicyclus kenia (Rogenhofer, 1891)
 Bicyclus kiellandi Condamin, 1986 (ендемік)
 Bicyclus mahale Congdon, Kielland & Collins, 1998 (ендемік)
 Bicyclus mandanes Hewitson, 1873
 Bicyclus mesogena ugandae (Riley, 1926)
 Bicyclus mollitia (Karsch, 1895)
 Bicyclus nachtetis Condamin, 1965
 Bicyclus rhacotis (Hewitson, 1866)
 Bicyclus safitza (Westwood, 1850)
 Bicyclus sambulos sambulos (Hewitson, 1877)
 Bicyclus sambulos cyaneus Condamin, 1961
 Bicyclus sandace (Hewitson, 1877)
 Bicyclus saussurei angustus Condamin, 1970
 Bicyclus sebetus (Hewitson, 1877)
 Bicyclus similis Condamin, 1963 (ендемік)
 Bicyclus simulacris simulacris Kielland, 1990
 Bicyclus simulacris septentrionalis Kielland, 1990
 Bicyclus smithi (Aurivillius, 1899)
 Bicyclus sophrosyne (Plötz, 1880)
 Bicyclus tanzanicus Condamin, 1986 (ендемік)
 Bicyclus trilophus jacksoni Condamin, 1961
 Bicyclus uzungwensis uzungwensis Kielland, 1990 (ендемік)
 Bicyclus uzungwensis granti Kielland, 1990 (ендемік)
 Bicyclus vansoni Condamin, 1965
 Bicyclus vulgaris (Butler, 1868)
 Bicyclus xeneoides Condamin, 1961
 Heteropsis elisi tanzanica (Kielland, 1994)
 Heteropsis elisi uluguru (Kielland, 1990)
 Heteropsis perspicua (Trimen, 1873)
 Heteropsis phaea (Karsch, 1894)
 Heteropsis simonsii (Butler, 1877)
 Heteropsis teratia (Karsch, 1894)
 Heteropsis ubenica ubenica (Thurau, 1903)
 Heteropsis ubenica mahale (Kielland, 1994)
 Heteropsis ubenica ugandica (Kielland, 1994)
 Heteropsis ubenica uzungwa (Kielland, 1994)
 Heteropsis peitho gigas (Libert, 2006)
 Ypthima albida Butler, 1888
 Ypthima antennata van Son, 1955
 Ypthima asterope (Klug, 1832)
 Ypthima condamini Kielland, 1982
 Ypthima doleta Kirby, 1880
 Ypthima granulosa Butler, 1883
 Ypthima pupillaris obscurata Kielland, 1982
 Ypthima recta Overlaet, 1955
 Ypthima rhodesiana Carcasson, 1961
 Ypthima simplicia Butler, 1876
 Ypthimomorpha itonia (Hewitson, 1865)
 Mashuna upemba (Overlaet, 1955)
 Neocoenyra cooksoni Druce, 1907
 Neocoenyra duplex Butler, 1886
 Neocoenyra fuligo Kielland, 1990 (ендемік)
 Neocoenyra fulleborni Thurau, 1903 (ендемік)
 Neocoenyra heckmanni heckmanni Thurau, 1903 (ендемік)
 Neocoenyra heckmanni kennethi Kielland, 1990 (ендемік)
 Neocoenyra heckmanni mangalisa Kielland, 1990 (ендемік)
 Neocoenyra heckmanni mbinga Kielland, 1990 (ендемік)
 Neocoenyra heckmanni uzungwae Kielland, 1990 (ендемік)
 Neocoenyra jordani jordani Rebel, 1906 (ендемік)
 Neocoenyra jordani septentrionalis Kielland, 1990 (ендемік)
 Neocoenyra kivuensis Seydel, 1929
 Neocoenyra masaica Carcasson, 1958
 Neocoenyra paralellopupillata (Karsch, 1897) (ендемік)
 Neocoenyra petersi Kielland, 1990 (ендемік)
 Neocoenyra pinheyi Carcasson, 1961 (ендемік)
 Neocoenyra ypthimoides Butler, 1894
 Coenyropsis bera (Hewitson, 1877)
 Coenyropsis carcassoni Kielland, 1976
 Physcaeneura jacksoni Carcasson, 1961 (ендемік)
 Physcaeneura leda (Gerstaecker, 1871)
 Physcaeneura pione Godman, 1880
 Physcaeneura robertsi Kielland, 1990 (ендемік)
 Neita orbipalus orbipalus Kielland, 1990 (ендемік)
 Neita orbipalus congdoni Kielland, 1990 (ендемік)
 Neita victoriae (Aurivillius, 1899)
 Charaxes varanes vologeses (Mabille, 1876)
 Charaxes fulvescens monitor Rothschild, 1900
 Charaxes acuminatus acuminatus Thurau, 1903
 Charaxes acuminatus kigezia van Someren, 1963
 Charaxes acuminatus rondonis Kielland, 1987
 Charaxes acuminatus teitensis van Someren, 1963
 Charaxes acuminatus usambarensis van Someren, 1963
 Charaxes candiope (Godart, 1824)
 Charaxes protoclea azota (Hewitson, 1877)
 Charaxes protoclea catenaria Rousseau-Decelle, 1934
 Charaxes protoclea nothodes Jordan, 1911
 Charaxes macclounii Butler, 1895
 Charaxes lasti lasti Grose-Smith, 1889
 Charaxes lasti kimbozae Kielland, 1984
 Charaxes lasti magomberae Kielland, 1984
 Charaxes cynthia mukuyu van Someren, 1969
 Charaxes cynthia parvicaudatus Lathy, 1925
 Charaxes lucretius maximus van Someren, 1971
 Charaxes jasius harrisoni Sharpe, 1904
 Charaxes jasius saturnus Butler, 1866
 Charaxes hansali baringana Rothschild, 1905
 Charaxes castor castor (Cramer, 1775)
 Charaxes castor arthuri van Someren, 1971
 Charaxes castor flavifasciatus Butler, 1895
 Charaxes brutus alcyone Stoneham, 1943
 Charaxes brutus angustus Rothschild, 1900
 Charaxes brutus natalensis Staudinger, 1885
 Charaxes brutus roberti Turlin, 1987
 Charaxes ansorgei kilimanjarica van Someren, 1967
 Charaxes ansorgei kungwensis van Someren, 1967
 Charaxes ansorgei levicki Poulton, 1933
 Charaxes ansorgei loita Plantrou, 1982
 Charaxes ansorgei rydoni van Someren, 1967
 Charaxes ansorgei simoni Turlin, 1987
 Charaxes ansorgei ufipa Kielland, 1978
 Charaxes pollux pollux (Cramer, 1775)
 Charaxes pollux geminus Rothschild, 1900
 Charaxes pollux maua van Someren, 1967
 Charaxes pollux mira Ackery, 1995
 Charaxes pollux piersoni Collins, 1990
 Charaxes druceanus praestans Turlin, 1989
 Charaxes druceanus proximans Joicey & Talbot, 1922
 Charaxes druceanus septentrionalis Lathy, 1925
 Charaxes druceanus teita van Someren, 1939
 Charaxes eudoxus katerae Carpenter, 1937
 Charaxes eudoxus mechowi Rothschild, 1900
 Charaxes eudoxus raffaellae Plantrou, 1982
 Charaxes lucyae lucyae van Someren, 1975 (ендемік)
 Charaxes lucyae gabriellae Turlin & Chovet, 1987 (ендемік)
 Charaxes lucyae mwanihanae Kielland, 1982 (ендемік)
 Charaxes richelmanni scheveni Ackery, 1995
 Charaxes numenes aequatorialis van Someren, 1972
 Charaxes tiridates tiridatinus Röber, 1936
 Charaxes bipunctatus ugandensis van Someren, 1972
 Charaxes mixtus tanzanicus Kielland, 1988
 Charaxes bohemani Felder & Felder, 1859
 Charaxes smaragdalis homonymus Bryk, 1939
 Charaxes smaragdalis kagera van Someren, 1964
 Charaxes smaragdalis kigoma van Someren, 1964
 Charaxes xiphares brevicaudatus Schultze, 1914
 Charaxes xiphares kiellandi Plantrou, 1976
 Charaxes xiphares kilimensis van Someren, 1972
 Charaxes xiphares maudei Joicey & Talbot, 1918
 Charaxes xiphares nguru Collins, 1989
 Charaxes xiphares sitebi Plantrou, 1981
 Charaxes xiphares walwandi Collins, 1989
 Charaxes cithaeron cithaeron Felder & Felder, 1859
 Charaxes cithaeron joanae van Someren, 1964
 Charaxes cithaeron kennethi Poulton, 1926
 Charaxes violetta maritima van Someren, 1966
 Charaxes violetta melloni Fox, 1963
 Charaxes imperialis graziellae Turlin, 1989
 Charaxes imperialis lisomboensis van Someren, 1975
 Charaxes ameliae amelina Joicey & Talbot, 1925
 Charaxes ameliae victoriae van Someren, 1972
 Charaxes pythodoris pythodoris Hewitson, 1873
 Charaxes pythodoris nesaea Grose-Smith, 1889
 Charaxes pythodoris pallida van Someren, 1963
 Charaxes zingha (Stoll, 1780)
 Charaxes etesipe etesipe (Godart, 1824)
 Charaxes etesipe pemba van Someren, 1966
 Charaxes etesipe shaba Berger, 1981
 Charaxes etesipe tavetensis Rothschild, 1894
 Charaxes penricei penricei Rothschild, 1900
 Charaxes penricei tanganyikae van Someren, 1966
 Charaxes achaemenes Felder & Felder, 1867
 Charaxes jahlusa argynnides Westwood, 1864
 Charaxes jahlusa kenyensis Joicey & Talbot, 1925
 Charaxes jahlusa kigomaensis van Someren, 1975
 Charaxes jahlusa mafiae Turlin & Lequeux, 1992
 Charaxes jahlusa rwandensis Plantrou, 1976
 Charaxes eupale latimargo Joicey & Talbot, 1921
 Charaxes eupale veneris White & Grant, 1989
 Charaxes dilutus dilutus Rothschild, 1898
 Charaxes dilutus amanica Collins, 1990
 Charaxes anticlea adusta Rothschild, 1900
 Charaxes baumanni baumanni Rogenhofer, 1891
 Charaxes baumanni granti Turlin, 1989
 Charaxes baumanni interposita van Someren, 1971
 Charaxes baumanni tenuis van Someren, 1971
 Charaxes baumanni whytei Butler, 1894
 Charaxes blanda Rothschild, 1897
 Charaxes catachrous van Someren & Jackson, 1952
 Charaxes etheocles carpenteri van Someren & Jackson, 1957
 Charaxes margaretae Rydon, 1980
 Charaxes chintechi van Someren, 1975
 Charaxes howarthi Minig, 1976
 Charaxes phaeus Hewitson, 1877
 Charaxes fionae Henning, 1977
 Charaxes kirki Butler, 1881
 Charaxes berkeleyi berkeleyi van Someren & Jackson, 1957
 Charaxes berkeleyi marci Congdon & Collins, 1998
 Charaxes aubyni aubyni van Someren & Jackson, 1952
 Charaxes aubyni australis van Someren & Jackson, 1957
 Charaxes contrarius van Someren, 1969
 Charaxes pembanus Jordan, 1925 (ендемік)
 Charaxes usambarae usambarae van Someren & Jackson, 1952 (ендемік)
 Charaxes usambarae maridadi Collins, 1987 (ендемік)
 Charaxes guderiana (Dewitz, 1879)
 Charaxes pleione bebra Rothschild, 1900
 Charaxes zoolina zoolina (Westwood, [1850])
 Charaxes zoolina mafugensis Jackson, 1956
 Charaxes nichetes leoninus Butler, 1895
 Charaxes nichetes pantherinus Rousseau-Decelle, 1934
 Charaxes lycurgus bernardiana Plantrou, 1978
 Charaxes zelica toyoshimai Carcasson, 1964
 Charaxes porthos dummeri Joicey & Talbot, 1922
 Charaxes doubledayi Aurivillius, 1899
 Charaxes gerdae Rydon, 1989
 Charaxes phenix phenix Turlin & Lequeux, 1993 (ендемік)
 Charaxes phenix daniellae White, 1996 (ендемік)
 Charaxes prettejohni Collins, 1990 (ендемік)
 Charaxes chunguensis White & Grant, 1986 (ендемік)
 Charaxes grahamei van Someren, 19696 (ендемік)
 Charaxes mccleeryi van Someren, 1972 (ендемік)
 Charaxes crossleyi ansorgei (Rothschild, 1903)
 Charaxes crossleyi magnifica (Rebel, 1914)
 Charaxes wakefieldi (Ward, 1873)
 Charaxes tiberius (Grose-Smith, 1889)
 Palla publius kigoma van Someren, 1975
 Palla ussheri interposita Joicey & Talbot, 1925
 Apaturopsis cleochares cleochares (Hewitson, 1873)
 Apaturopsis cleochares schultzei Schmidt, 1921
 Kallimoides rumia rattrayi (Sharpe, 1904)
 Vanessula milca latifasciata Joicey & Talbot, 1928
 Antanartia delius (Drury, 1782)
 Antanartia dimorphica Howarth, 1966
 Antanartia schaeneia dubia Howarth, 1966
 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) — Сонцевик будяковий
 Vanessa abyssinica jacksoni Howarth, 1966
 Junonia artaxia Hewitson, 1864
 Junonia chorimene (Guérin-Méneville, 1844)
 Junonia hierta cebrene Trimen, 1870
 Junonia natalica (Felder & Felder, 1860)
 Junonia oenone (Linnaeus, 1758)
 Junonia orithya madagascariensis Guenée, 1865
 Junonia sophia infracta Butler, 1888
 Junonia gregorii Butler, 1896
 Junonia terea elgiva Hewitson, 1864
 Junonia terea tereoides (Butler, 1901)
 Junonia touhilimasa Vuillot, 1892
 Junonia westermanni splendens (Schmidt, 1921)
 Junonia westermanni suffusa (Rothschild & Jordan, 1903)
 Junonia ansorgei (Rothschild, 1899)
 Junonia cymodoce lugens (Schultze, 1912)
 Salamis cacta cacta (Fabricius, 1793)
 Salamis cacta amaniensis Vosseler, 1907
 Protogoniomorpha anacardii nebulosa (Trimen, 1881)
 Protogoniomorpha parhassus (Drury, 1782)
 Protogoniomorpha temora temora (Felder & Felder, 1867)
 Protogoniomorpha temora virescens (Suffert, 1904)
 Precis actia Distant, 1880
 Precis antilope (Feisthamel, 1850)
 Precis ceryne (Boisduval, 1847)
 Precis cuama (Hewitson, 1864)
 Precis limnoria taveta Rogenhofer, 1891
 Precis pelarga (Fabricius, 1775)
 Precis rauana (Grose-Smith, 1898)
 Precis sinuata sinuata Plötz, 1880
 Precis sinuata hecqui Berger, 1981
 Precis tugela aurorina (Butler, 1894)
 Precis tugela pyriformis (Butler, 1896)
 Hypolimnas antevorta (Distant, 1880) (ендемік)
 Hypolimnas anthedon anthedon (Doubleday, 1845)
 Hypolimnas anthedon wahlbergi (Wallengren, 1857)
 Hypolimnas deceptor (Trimen, 1873)
 Hypolimnas dinarcha grandis Rothschild, 1918
 Hypolimnas misippus (Linnaeus, 1764)
 Hypolimnas monteironis major Rothschild, 1918
 Hypolimnas salmacis magnifica Rothschild, 1918
 Hypolimnas usambara (Ward, 1872)
 Catacroptera cloanthe (Stoll, 1781)
 Cyrestis camillus camillus (Fabricius, 1781)
 Cyrestis camillus sublineata Lathy, 1901
 Byblia anvatara acheloia (Wallengren, 1857)
 Byblia anvatara crameri Aurivillius, 1894
 Byblia ilithyia (Drury, 1773)
 Mesoxantha ethosea reducta Rothschild, 1918
 Ariadne enotrea archeri Carcasson, 1958
 Ariadne enotrea suffusa (Joicey & Talbot, 1921)
 Ariadne pagenstecheri (Suffert, 1904)
 Neptidopsis fulgurata platyptera Rothschild & Jordan, 1903
 Neptidopsis ophione nucleata Grünberg, 1911
 Eurytela dryope angulata Aurivillius, 1899
 Eurytela hiarbas hiarbas (Drury, 1782)
 Eurytela hiarbas lita Rothschild & Jordan, 1903
 Sevenia amulia benguelae (Chapman, 1872)
 Sevenia boisduvali boisduvali (Wallengren, 1857)
 Sevenia boisduvali omissa (Rothschild, 1918)
 Sevenia dubiosa (Strand, 1911)
 Sevenia garega (Karsch, 1892)
 Sevenia morantii (Trimen, 1881)
 Sevenia natalensis (Boisduval, 1847)
 Sevenia occidentalium (Mabille, 1876)
 Sevenia pechueli rhodesiana (Rothschild, 1918)
 Sevenia pseudotrimeni (Kielland, 1985) (ендемік)
 Sevenia rosa (Hewitson, 1877)
 Sevenia umbrina (Karsch, 1892)
 Harma theobene blassi (Weymer, 1892)
 Harma theobene superna (Fox, 1968)
 Cymothoe amaniensis Rydon, 1980 (ендемік)
 Cymothoe aurivillii aurivillii Staudinger, 1899 (ендемік)
 Cymothoe aurivillii handeni Rydon, 1996 (ендемік)
 Cymothoe aurivillii latifasciata Rydon, 1996 (ендемік)
 Cymothoe aurivillii nguru Rydon, 1996 (ендемік)
 Cymothoe aurivillii tenuifasciae Rydon, 1996 (ендемік)
 Cymothoe caenis (Drury, 1773)
 Cymothoe collinsi Rydon, 1980 (ендемік)
 Cymothoe coranus coranus Grose-Smith, 1889
 Cymothoe coranus kiellandi Beaurain, 1988
 Cymothoe cottrelli cottrelli Rydon, 1980
 Cymothoe cottrelli njombe Rydon, 1996
 Cymothoe confusa Aurivillius, 1887
 Cymothoe herminia johnstoni (Butler, 1902)
 Cymothoe hobarti hobarti Butler, 1900
 Cymothoe hobarti lactanganyikae Collins, 1990
 Cymothoe lurida azumai Carcasson, 1964
 Cymothoe lurida butleri Grünberg, 1908
 Cymothoe magambae magambae Rydon, 1980 (ендемік)
 Cymothoe magambae pareensis Rydon, 1996 (ендемік)
 Pseudoneptis bugandensis Stoneham, 1935
 Pseudacraea boisduvalii boisduvalii (Doubleday, 1845)
 Pseudacraea boisduvalii pemba Kielland, 1990
 Pseudacraea boisduvalii trimenii Butler, 1874
 Pseudacraea deludens amaurina Neustetter, 1928
 Pseudacraea deludens morogoro Kielland, 1990
 Pseudacraea deludens reducta Kielland, 1990
 Pseudacraea deludens tanganyikae Kielland, 1990
 Pseudacraea dolomena usagarae Staudinger, 1891
 Pseudacraea eurytus eurytus (Linnaeus, 1758)
 Pseudacraea eurytus conradti Oberthür, 1893
 Pseudacraea lucretia expansa (Butler, 1878)
 Pseudacraea poggei (Dewitz, 1879)
 Pseudacraea semire (Cramer, 1779)
 Neptis agouale agouale Pierre-Baltus, 1978
 Neptis agouale parallela Collins & Larsen, 1996
 Neptis alta Overlaet, 1955
 Neptis aurivillii aurivillii Schultze, 1913
 Neptis aurivillii ufipa Kielland, 1990
 Neptis carcassoni Van Son, 1959
 Neptis carpenteri d'Abrera, 1980
 Neptis clarei Neave, 1904
 Neptis conspicua Neave, 1904
 Neptis constantiae Carcasson, 1961
 Neptis angusta Condamin, 1966
 Neptis exaleuca suffusa Rothschild, 1918
 Neptis goochii Trimen, 1879
 Neptis gratiosa Overlaet, 1955
 Neptis incongrua incongrua Butler, 1896
 Neptis incongrua isidoro Kielland, 1985
 Neptis incongrua nguru Kielland, 1987
 Neptis jordani Neave, 1910
 Neptis kikuyuensis Jackson, 1951
 Neptis kiriakoffi Overlaet, 1955
 Neptis livingstonei Suffert, 1904 (ендемік)
 Neptis metella (Doubleday, 1848)
 Neptis morosa Overlaet, 1955
 Neptis nemetes margueriteae Fox, 1968
 Neptis nicobule Holland, 1892
 Neptis nicoteles Hewitson, 1874
 Neptis nina Staudinger, 1896
 Neptis occidentalis Rothschild, 1918
 Neptis ochracea ochracea Neave, 1904
 Neptis ochracea reductata Larsen, 1995
 Neptis ochracea uluguru Kielland, 1985
 Neptis penningtoni van Son, 1977
 Neptis puella Aurivillius, 1894
 Neptis rogersi Eltringham, 1921
 Neptis serena Overlaet, 1955
 Neptis strigata kakamega Collins & Larsen, 1996
 Neptis trigonophora trigonophora Butler, 1878
 Neptis trigonophora melicertula Strand, 1912
 Catuna angustatum (Felder & Felder, 1867)
 Catuna crithea (Drury, 1773)
 Catuna oberthueri Karsch, 1894
 Catuna sikorana Rogenhofer, 1889
 Euryphura achlys (Hopffer, 1855)
 Euryphura chalcis chalcis (Felder & Felder, 1860)
 Euryphura chalcis kiellandi Hecq, 1990
 Euryphura concordia (Hopffer, 1855)
 Pseudargynnis hegemone (Godart, 1819)
 Aterica galene extensa Heron, 1909
 Aterica galene theophane Hopffer, 1855
 Cynandra opis bernardii Lagnel, 1967
 Euriphene conjungens kiellandi Hecq, 1994
 Euriphene iris (Aurivillius, 1903)
 Euriphene obsoleta munene Hecq, 1994
 Euriphene ribensis (Ward, 1871)
 Euriphene saphirina saphirina (Karsch, 1894)
 Euriphene saphirina itanii (Carcasson, 1964)
 Euriphene saphirina memoria Hecq, 1994
 Euriphene tadema nigropunctata (Aurivillius, 1901)
 Bebearia carshena (Hewitson, 1871)
 Bebearia absolon entebbiae (Lathy, 1906)
 Bebearia cocalia badiana (Rbel, 1914)
 Bebearia cocalia katera (van Someren, 1939)
 Bebearia orientis orientis (Karsch, 1895)
 Bebearia orientis insularis Kielland, 1985
 Bebearia sophus audeoudi (Riley, 1936)
 Bebearia sophus ochreata (Carcasson, 1961)
 Bebearia plistonax (Hewitson, 1874)
 Bebearia phantasiella simulata (van Someren, 1939)
 Bebearia chriemhilda (Staudinger, 1896)
 Bebearia kiellandi Hecq, 1993 (ендемік)
 Euphaedra medon innotata Holland, 1920
 Euphaedra medon neustetteri Niepelt, 1915
 Euphaedra zaddachii crawshayi Butler, 1895
 Euphaedra hollandi Hecq, 1974
 Euphaedra diffusa Gaede, 1916
 Euphaedra phosphor Joicey & Talbot, 1921
 Euphaedra uganda minzuru Hecq, 1992
 Euphaedra paradoxa Neave, 1904
 Euphaedra alacris Hecq, 1978
 Euphaedra cooksoni Druce, 1905
 Euphaedra confina Hecq, 1992 (ендемік)
 Euphaedra castanoides Hecq, 1985
 Euphaedra orientalis Rothschild, 1898
 Euphaedra ruspina (Hewitson, 1865)
 Euphaedra harpalyce spatiosa (Mabille, 1876)
 Euphaedra neophron neophron (Hopffer, 1855)
 Euphaedra neophron littoralis Talbot, 1929
 Euphaedra neophron violaceae (Butler, 1888)
 Euphaedra neophron kiellandi Hecq, 1985
 Euphaedra neophron rydoni Howarth, 1969
 Euptera elabontas elabontas (Hewitson, 1871)
 Euptera elabontas mweruensis Neave, 1910
 Euptera hirundo lufirensis Joicey & Talbot, 1921
 Euptera kinugnana (Grose-Smith, 1889)
 Pseudathyma cyrili Chovet, 2002
 Pseudathyma lucretioides rondo Kielland, 1987
 Pseudathyma plutonica plutonica Butler, 1902
 Pseudathyma plutonica expansa Kielland, 1978
 Pseudathyma uluguru uluguru Kielland, 1985 (ендемік)
 Pseudathyma uluguru abriana Collins, 2002 (ендемік)
 Acraea cerasa cerasa Hewitson, 1861
 Acraea cerasa cerita Sharpe, 1906
 Acraea cerasa kiellandi Carcasson, 1964
 Acraea acara Hewitson, 1865
 Acraea anemosa Hewitson, 1865
 Acraea boopis ama Pierre, 1979
 Acraea chilo Godman, 1880
 Acraea cuva Grose-Smith, 1889
 Acraea endoscota Le Doux, 1928
 Acraea hamata Joicey & Talbot, 1922
 Acraea insignis Distant, 1880
 Acraea kappa Pierre, 1979 (ендемік)
 Acraea leucographa Ribbe, 1889
 Acraea machequena Grose-Smith, 1887
 Acraea neobule Doubleday, 1847
 Acraea pseudolycia astrigera Butler, 1899
 Acraea punctimarginea Pinhey, 1956 (ендемік)
 Acraea quirina quirina (Fabricius, 1781)
 Acraea quirina rosa Eltringham, 1912
 Acraea rabbaiae Ward, 1873
 Acraea satis Ward, 1871
 Acraea zonata Hewitson, 1877
 Acraea acrita Hewitson, 1865
 Acraea asema Hewitson, 1877
 Acraea bergeriana Pierre, 1979 (ендемік)
 Acraea chaeribula Oberthür, 1893
 Acraea egina areca Mabille, 1889
 Acraea egina pembanus Kielland, 1990
 Acraea guillemei Oberthür, 1893
 Acraea manca Thurau, 1904 (ендемік)
 Acraea periphanes Oberthür, 1893
 Acraea petraea Boisduval, 1847
 Acraea pudorina Staudinger, 1885
 Acraea punctellata Eltringham, 1912
 Acraea rohlfsi Suffert, 1904 (ендемік)
 Acraea utengulensis Thurau, 1903
 Acraea asboloplintha Karsch, 1894
 Acraea braesia Godman, 1885
 Acraea caecilia caecilia (Fabricius, 1781)
 Acraea caecilia pudora Aurivillius, 1910
 Acraea caldarena caldarena Hewitson, 1877
 Acraea caldarena neluska Oberthür, 1878
 Acraea equatorialis equatorialis Neave, 1904
 Acraea equatorialis anaemia Eltringham, 1912
 Acraea leucopyga Aurivillius, 1904
 Acraea lygus Druce, 1875
 Acraea natalica Boisduval, 1847
 Acraea pseudegina Westwood, 1852
 Acraea pudorella Aurivillius, 1899
 Acraea stenobea Wallengren, 1860
 Acraea sykesi Sharpe, 1902
 Acraea kia Pierre, 1990 (ендемік)
 Acraea adrasta Weymer, 1892
 Acraea aganice montana (Butler, 1888)
 Acraea aganice nicega (Suffert, 1904)
 Acraea alcinoe camerunica (Aurivillius, 1893)
 Acraea consanguinea albicolor (Karsch, 1895)
 Acraea epaea epaea (Cramer, 1779)
 Acraea epaea epitellus Staudinger, 1896
 Acraea epaea melina (Thurau, 1903)
 Acraea epaea paragea (Grose-Smith, 1900)
 Acraea epiprotea (Butler, 1874)
 Acraea macarista (Sharpe, 1906)
 Acraea poggei poggei Dewitz, 1879
 Acraea poggei nelsoni Grose-Smith & Kirby, 1892
 Acraea quadricolor quadricolor (Rogenhofer, 1891)
 Acraea quadricolor itumbana (Jordan, 1910)
 Acraea quadricolor latifasciata (Sharpe, 1892)
 Acraea quadricolor leptis (Jordan, 1910)
 Acraea quadricolor mahale (Kielland, 1990)
 Acraea quadricolor morogoro (Carpenter & Jackson, 1950)
 Acraea quadricolor uluguru (Kielland, 1990)
 Acraea scalivittata scalivittata (Butler, 1896)
 Acraea scalivittata kiellandianus Koçak, 1996
 Acraea tellus eumelis (Jordan, 1910)
 Acraea umbra macarioides (Aurivillius, 1893)
 Acraea vestalis congoensis (Le Doux, 1937)
 Acraea acerata Hewitson, 1874
 Acraea acuta Howarth, 1969
 Acraea ngorongoro Kielland, 1990
 Acraea nigromaculata Kielland, 1990
 Acraea rubrobasalis Kielland, 1990
 Acraea alciopoides Joicey & Talbot, 1921
 Acraea alicia alicia (Sharpe, 1890)
 Acraea alicia mbulu Kielland, 1990
 Acraea alicia uzungwae Kielland, 1990
 Acraea althoffi neavei Poulton, 1924
 Acraea amicitiae Heron, 1909
 Acraea aurivillii Staudinger, 1896
 Acraea baxteri baxteri Sharpe, 1902
 Acraea baxteri oldeani Kielland, 1990
 Acraea baxteri subsquamia Thurau, 1903
 Acraea bonasia (Fabricius, 1775)
 Acraea cabira Hopffer, 1855
 Acraea encedana Pierre, 1976
 Acraea serena (Fabricius, 1775)
 Acraea esebria Hewitson, 1861
 Acraea excelsior Sharpe, 1891
 Acraea goetzei Thurau, 1903
 Acraea humilis Sharpe, 1897
 Acraea iturina Grose-Smith, 1890
 Acraea johnstoni Godman, 1885
 Acraea kalinzu Carpenter, 1936
 Acraea lycoa Godart, 1819
 Acraea oberthueri Butler, 1895
 Acraea orestia orestia Hewitson, 1874
 Acraea orestia sambar Stoneham, 1943
 Acraea pentapolis epidica Oberthür, 1893
 Acraea pharsalus pharsalus Ward, 1871
 Acraea pharsalus pharsaloides Holland, 1892
 Acraea sotikensis Sharpe, 1892
 Acraea ventura ventura Hewitson, 1877
 Acraea ventura ochrascens Sharpe, 1902
 Acraea viviana Staudinger, 1896
 Acraea vuilloti Mabille, 1889 (ендемік)
 Acraea bomba Grose-Smith, 1889
 Acraea lusinga Overlaet, 1955
 Acraea rahira rahira Boisduval, 1833
 Acraea rahira mufindi Kielland, 1990
 Acraea aubyni Eltringham, 1912
 Acraea cinerea Neave, 1904
 Acraea conradti Oberthür, 1893
 Acraea igola Trimen & Bowker, 1889
 Acraea ntebiae ntebiae Sharpe, 1897
 Acraea ntebiae kigoma Kielland, 1978
 Acraea oreas Sharpe, 1891
 Acraea orinata Oberthür, 1893
 Acraea parrhasia orientis Aurivillius, 1904
 Acraea penelope Staudinger, 1896
 Acraea perenna thesprio Oberthür, 1893
 Acraea quirinalis Grose-Smith, 1900
 Acraea semivitrea Aurivillius, 1895
 Acraea kuekenthali Le Doux, 1922
 Acraea lyci Pierre, 2006 (ендемік)
 Issoria smaragdifera reducta Carcasson, 1961
 Issoria baumanni katangae (Neave, 1910)
 Issoria baumanni orientalis Kielland, 1990
 Issoria hanningtoni (Elwes, 1889)
 Lachnoptera anticlia (Hübner, 1819)
 Lachnoptera ayresii Trimen, 1879
 Phalanta eurytis (Doubleday, 1847)
 Phalanta phalantha aethiopica (Rothschild & Jordan, 1903)

Косатцеві (Papilionidae) 

 Papilio nireus nireus Linnaeus, 1758
 Papilio nireus lyaeus Doubleday, 1845
 Papilio chrapkowskoides Storace, 1952
 Papilio desmondi magdae Gifford, 1961
 Papilio desmondi usambaraensis (Koçak, 1980)
 Papilio hornimani hornimani Distant, 1879
 Papilio hornimani mbulu Kielland, 1990
 Papilio hornimani mwanihanae Kielland, 1987
 Papilio sosia debilis Storace, 1951
 Papilio thuraui thuraui Karsch, 1900
 Papilio thuraui cyclopis Rothschild & Jordan, 1903
 Papilio thuraui ngorongoro (Hancock, 1984)
 Papilio ufipa Carcasson, 1961 (ендемік)
 Papilio cynorta Fabricius, 1793
 Papilio dardanus meseres Carpenter, 1948
 Papilio dardanus tibullus Kirby, 1880
 Papilio constantinus constantinus Ward, 1871
 Papilio constantinus mweruanus Joicey & Talbot, 1927
 Papilio phorcas ansorgei Rothschild, 1896
 Papilio phorcas congoanus Rothschild, 1896
 Papilio phorcas nyikanus Rothschild & Jordan, 1903
 Papilio phorcas tenuifasciatus Kielland, 1990
 Papilio rex rex Oberthür, 1886
 Papilio rex mimeticus Rothschild, 1897
 Papilio demodocus Esper, [1798]
 Papilio echerioides ambangulu Clifton & Collins, 1997
 Papilio echerioides homeyeri Plötz, 1880
 Papilio echerioides joiceyi Gabriel, 1945
 Papilio echerioides kiellandi Clifton & Collins, 1997
 Papilio echerioides pseudowertheri Kielland, 1990
 Papilio echerioides wertheri Karsch, 1898
 Papilio fuelleborni fuelleborni Karsch, 1900
 Papilio fuelleborni neocesa Kemal & Kocak, 2005
 Papilio fuelleborni rydoni Kielland, 1987
 Papilio fuelleborni sjoestedti Aurivillius, 1908
 Papilio jacksoni kungwe Cottrell, 1963
 Papilio nobilis nobilis Rogenhofer, 1891
 Papilio nobilis crippsianus Stoneham, 1936
 Papilio nobilis mpanda Kielland, 1990
 Papilio hesperus Westwood, 1843
 Papilio pelodurus vesper Le Cerf, 1924
 Papilio lormieri semlikana Le Cerf, 1924
 Papilio ophidicephalus ophidicephalus Oberthür, 1878
 Papilio ophidicephalus mkuwadzi Gifford, 1961
 Papilio mackinnoni mackinnoni Sharpe, 1891
 Papilio mackinnoni isokae (Hancock, 1984)
 Papilio mackinnoni mpwapwana Kielland, 1990
 Papilio mackinnoni reductofascia Kielland, 1990
 Graphium antheus (Cramer, 1779)
 Graphium policenes (Cramer, 1775)
 Graphium kirbyi (Hewitson, 1872)
 Graphium junodi (Trimen, 1893)
 Graphium polistratus (Grose-Smith, 1889)
 Graphium colonna (Ward, 1873)
 Graphium illyris hamatus (Joicey & Talbot, 1918)
 Graphium porthaon porthaon (Hewitson, 1865)
 Graphium porthaon tanganyikae Kielland, 1978
 Graphium angolanus angolanus (Goeze, 1779)
 Graphium angolanus baronis (Ungemach, 1932)
 Graphium taboranus (Oberthür, 1886)
 Graphium ridleyanus (White, 1843)
 Graphium leonidas leonidas (Fabricius, 1793)
 Graphium leonidas pelopidas (Oberthür, 1879)
 Graphium tynderaeus (Fabricius, 1793)
 Graphium latreillianus theorini (Aurivillius, 1881)
 Graphium philonoe (Ward, 1873)
 Graphium almansor uganda (Lathy, 1906)
 Graphium kigoma Carcasson, 1964 (ендемік)
 Graphium ucalegon schoutedeni Berger, 1950

Біланові (Pieridae) 

 Eurema brigitta (Stoll, [1780])
 Eurema mandarinula (Holland, 1892)
 Eurema floricola floricola (Boisduval, 1833)
 Eurema floricola leonis (Butler, 1886)
 Eurema hapale (Mabille, 1882)
 Eurema hecabe solifera (Butler, 1875)
 Eurema senegalensis (Boisduval, 1836)
 Catopsilia florella (Fabricius, 1775)
 Colias electo pseudohecate Berger, 1940
 Colotis antevippe gavisa (Wallengren, 1857)
 Colotis aurigineus (Butler, 1883)
 Colotis aurora evarne (Klug, 1829)
 Colotis auxo (Lucas, 1852)
 Colotis celimene (Lucas, 1852)
 Colotis chrysonome (Klug, 1829)
 Colotis daira jacksoni (Sharpe, 1890)
 Colotis danae pseudacaste (Butler, 1876)
 Colotis dissociatus (Butler, 1897)
 Colotis elgonensis elgonensis (Sharpe, 1891)
 Colotis elgonensis nobilis Carcasson, 1961
 Colotis euippe complexivus (Butler, 1886)
 Colotis euippe omphale (Godart, 1819)
 Colotis eunoma flotowi (Suffert, 1904)
 Colotis evenina casta (Gerstaecker, 1871)
 Colotis evenina sipylus (Swinhoe, 1884)
 Colotis evenina xantholeuca (Sharpe, 1904)
 Colotis halimede australis Talbot, 1939
 Colotis hetaera hetaera (Gerstaecker, 1871)
 Colotis hetaera ankolensis Stoneham, 1940
 Colotis hildebrandtii (Staudinger, 1884)
 Colotis incretus (Butler, 1881)
 Colotis ione (Godart, 1819)
 Colotis pallene (Hopffer, 1855)
 Colotis protomedia (Klug, 1829)
 Colotis regina (Trimen, 1863)
 Colotis venosa (Staudinger, 1885)
 Colotis vesta catachrysops (Butler, 1878)
 Colotis vesta hanningtoni (Butler, 1883)
 Colotis vesta kagera Congdon, Kielland & Collins, 1998
 Colotis vesta rhodesinus (Butler, 1894)
 Colotis vestalis castalis (Staudinger, 1884)
 Colotis subfasciatus ducissa (Dognin, 1891)
 Eronia cleodora cleodora Hübner, 1823
 Eronia cleodora dilatata Butler, 1888
 Pinacopterix eriphia eriphia (Godart, [1819])
 Pinacopterix eriphia melanarge (Butler, 1886)
 Pinacopterix eriphia wittei Berger, 1940
 Nepheronia argia argolisia (Stoneham, 1957)
 Nepheronia argia mhondana (Suffert, 1904)
 Nepheronia buquetii (Boisduval, 1836)
 Nepheronia pharis silvanus (Stoneham, 1957)
 Nepheronia thalassina sinalata (Suffert, 1904)
 Leptosia alcesta inalcesta Bernardi, 1959
 Leptosia hybrida somereni Bernardi, 1959
 Leptosia marginea (Mabille, 1890)
 Leptosia nupta pseudonupta Bernardi, 1959
 Leptosia wigginsi (Dixey, 1915)
 Appias epaphia contracta (Butler, 1888)
 Appias lasti (Grose-Smith, 1889)
 Appias phaola intermedia Dufrane, 1948
 Appias phaola isokani (Grose-Smith, 1889)
 Appias sabina sabina (Felder & Felder, [1865])
 Appias sabina phoebe (Butler, 1901)
 Appias sylvia nyasana (Butler, 1897)
 Pieris brassicoides marghanita Hemming, 1941
 Pontia distorta (Butler, 1886)
 Pontia helice johnstonii (Crowley, 1887)
 Mylothris agathina (Cramer, 1779)
 Mylothris asphodelus Butler, 1888
 Mylothris basalis Aurivillius, 1906
 Mylothris chloris (Fabricius, 1775)
 Mylothris citrina Aurivillius, 1898
 Mylothris continua Talbot, 1944
 Mylothris crawshayi bunduki Berger, 1980
 Mylothris ertli Suffert, 1904 (ендемік)
 Mylothris flaviana interposita Joicey & Talbot, 1921
 Mylothris jacksoni Sharpe, 1891
 Mylothris kiellandi Berger, 1985 (ендемік)
 Mylothris kilimensis kilimensis Kielland, 1990
 Mylothris kilimensis rondonis Kielland, 1990
 Mylothris kiwuensis rhodopoides Talbot, 1944
 Mylothris leonora Krüger, 1928 (ендемік)
 Mylothris pluviata Berger, 1980 (ендемік)
 Mylothris rhodope (Fabricius, 1775)
 Mylothris rubricosta rubricosta (Mabille, 1890)
 Mylothris rubricosta attenuata Talbot, 1944
 Mylothris rubricosta pulchra Berger, 1981
 Mylothris rueppellii rhodesiana Riley, 1921
 Mylothris rueppellii tirikensis Neave, 1904
 Mylothris sagala sagala Grose-Smith, 1886
 Mylothris sagala albissima Talbot, 1944
 Mylothris sagala dentatus Butler, 1896
 Mylothris sagala mahale Kielland, 1990
 Mylothris sagala narcissus Butler, 1888
 Mylothris sagala oldeanensis Kielland, 1990
 Mylothris sagala seminigra d'Abrera, 1980
 Mylothris schumanni uniformis Talbot, 1944
 Mylothris similis similis Lathy, 1906
 Mylothris similis dollmani Riley, 1921
 Mylothris sjostedti hecqui Berger, 1952
 Mylothris superbus Kielland, 1985 (ендемік)
 Mylothris talboti Berger, 1980 (ендемік)
 Mylothris yulei yulei Butler, 1897
 Mylothris yulei latimargo Joicey & Talbot, 1921
 Dixeia charina dagera (Suffert, 1904)
 Dixeia charina liliana (Grose-Smith, 1889)
 Dixeia dixeyi (Neave, 1904)
 Dixeia doxo alberta (Grünberg, 1912)
 Dixeia doxo costata Talbot, 1943
 Dixeia orbona vidua (Butler, 1900)
 Dixeia pigea (Boisduval, 1836)
 Dixeia spilleri (Spiller, 1884)
 Belenois aurota (Fabricius, 1793)
 Belenois calypso minor Talbot, 1943
 Belenois calypso crawshayi Butler, 1894
 Belenois creona severina (Stoll, 1781)
 Belenois diminuta Butler, 1894
 Belenois margaritacea intermedia Kielland, 1982
 Belenois margaritacea plutonica (Joicey & Talbot, 1927)
 Belenois raffrayi extendens (Joicey & Talbot, 1927)
 Belenois raffrayi similis Kielland, 1978
 Belenois rubrosignata kongwana Talbot, 1943
 Belenois solilucis loveni (Aurivillius, 1921)
 Belenois subeida sylvander Grose-Smith, 1890
 Belenois sudanensis pseudodentigera Berger, 1981
 Belenois theora laeta (Weymer, 1903)
 Belenois thysa thysa (Hopffer, 1855)
 Belenois thysa meldolae Butler, 1872
 Belenois victoria schoutedeni Berger, 1953
 Belenois welwitschii shaba Berger, 1981
 Belenois zochalia agrippinides (Holland, 1896)

Riodinidae 

 Abisara caeca Rebel, 1914
 Abisara rutherfordii cyclops Riley, 1932
 Abisara rogersi simulacris Riley, 1932
 Abisara neavei neavei Riley, 1932
 Abisara neavei congdoni Kielland, 1985
 Abisara neavei mahale Kielland, 1978
 Abisara delicata tanzania Kielland, 1986
 Abisara delicata zanzibarica Collins, 1990

Молі

Alucitidae 
 Alucita dohertyi (Walsingham, 1909)
 Alucita ectomesa (Hering, 1917)
 Alucita entoprocta (Hering, 1917)
 Alucita hemicyclus (Hering, 1917)
 Alucita isodina (Meyrick, 1920)

Anomoeotidae 
 Staphylinochrous meinickei Hering, 1928
 Thermochrous neurophaea Hering, 1928

Ведмедиці (Arctiidae) 

 Acantharctia aurivillii Bartel, 1903
 Acantharctia nigrivena Rothschild, 1935
 Acantharctia tenuifasciata Hampson, 1910
 Acanthofrontia biannulata (Wichgraf, 1922)
 Afrasura amaniensis (Cieslak & Häuser, 2006)
 Afrasura neavi (Hampson, 1914)
 Afrospilarctia flavida (Bartel, 1903)
 Afrospilarctia lucida (Druce, 1898)
 Alpenus investigatorum (Karsch, 1898)
 Alpenus maculosa (Stoll, 1781)
 Alpenus pardalina (Rothschild, 1910)
 Alpenus schraderi (Rothschild, 1910)
 Amata alicia (Butler, 1876)
 Amata burtti (Distant, 1900)
 Amata cerbera (Linnaeus, 1764)
 Amata ceres (Oberthür, 1878)
 Amata chloroscia (Hampson, 1901)
 Amata chrysozona (Hampson, 1898)
 Amata consimilis (Hampson, 1901)
 Amata dilateralis (Hampson, 1898)
 Amata discata (Druce, 1898)
 Amata janenschi Seitz, 1926
 Amata kuhlweini (Lefèbvre, 1832)
 Amata miozona (Hampson, 1910)
 Amata monticola (Aurivillius, 1910)
 Amata nigricilia (Strand, 1912)
 Amata phaeozona (Zerny, 1912)
 Amata phoenicia (Hampson, 1898)
 Amata rubritincta (Hampson, 1903)
 Amerila affinis (Rothschild, 1910)
 Amerila bipartita (Rothschild, 1910)
 Amerila bubo (Walker, 1855)
 Amerila carneola (Hampson, 1916)
 Amerila fennia (Druce, 1887)
 Amerila howardi (Pinhey, 1955)
 Amerila lupia (Druce, 1887)
 Amerila niveivitrea (Bartel, 1903)
 Amerila phaedra Weymer, 1892
 Amerila puella (Fabricius, 1793)
 Amerila roseomarginata (Rothschild, 1910)
 Amerila thermochroa (Hampson, 1916)
 Amerila vidua (Cramer, 1780)
 Amphicallia bellatrix (Dalman, 1823)
 Amphicallia pactolicus (Butler, 1888)
 Amphicallia quagga Strand, 1909
 Amphicallia solai (Druce, 1907)
 Amphicallia thelwalli (Druce, 1882)
 Anaphosia astrigata Hampson, 1910
 Apisa canescens Walker, 1855
 Argina amanda (Boisduval, 1847)
 Argina astrea (Drury, 1773)
 Argina leonina (Walker, 1865)
 Asura doa Kühne, 2007
 Asura mutabilis Kühne, 2007
 Asura sagenaria (Wallengren, 1860)
 Balacra flavimacula Walker, 1856
 Balacra nigripennis (Aurivillius, 1904)
 Balacra preussi (Aurivillius, 1904)
 Binna penicillata Walker, 1865
 Caripodia chrysargyria Hampson, 1900
 Ceryx hilda (Ehrmann, 1894)
 Cragia distigmata (Hampson, 1901)
 Creatonotos leucanioides Holland, 1893
 Creatonotos punctivitta (Walker, 1854)
 Cyana arenbergeri Karisch, 2003
 Cyana nemasisha Roesler, 1990
 Cyana pretoriae (Distant, 1897)
 Cyana rejecta (Walker, 1854)
 Dasyarctia grisea Gaede, 1923
 Eilema albescens (Aurivillius, 1910)
 Eilema bipartita Aurivillius, 1910
 Eilema costimacula Aurivillius, 1910
 Eilema marwitziana Strand, 1912
 Eilema mesosticta Hampson, 1911
 Eilema oblitterans (Felder, 1868)
 Eilema peperita (Hampson, 1901)
 Eilema polioplaga (Hampson, 1901)
 Eilema pusilana Strand, 1912
 Eilema stevensii (Holland, 1892)
 Epilacydes scita (Walker, 1865)
 Epitoxis duplicata Gaede, 1926
 Estigmene ansorgei Rothschild, 1910
 Estigmene ochreomarginata Bethune-Baker, 1909
 Estigmene trivitta (Walker, 1855)
 Euchromia amoena (Möschler, 1872)
 Euchromia folletii (Guérin-Méneville, 1832)
 Eyralpenus atricrures (Hampson, 1916)
 Eyralpenus diplosticta (Hampson, 1900)
 Eyralpenus inconspicua (Rothschild, 1910)
 Eyralpenus meinhofi (Bartel, 1903)
 Eyralpenus scioana (Oberthür, 1880)
 Eyralpenus sublutea (Bartel, 1903)
 Eyralpenus trifasciata (Holland, 1892)
 Galtara doriae (Oberthür, 1880)
 Hypersypnoides heinrichi Laporte, 1979
 Ilemodes isogyna Romieux, 1935
 Ischnarctia brunnescens Bartel, 1903
 Ischnarctia cinerea (Pagenstecher, 1903)
 Karschiola holoclera (Karsch, 1894)
 Lamprosiella eborella (Boisduval, 1847)
 Lepidilema unipectinata Aurivillius, 1910
 Lepista pandula (Boisduval, 1847)
 Lobilema conspersa Aurivillius, 1910
 Macrosia fumeola (Walker, 1854)
 Megalonycta forsteri Laporte, 1979
 Metarctia atrivenata Kiriakoff, 1956
 Metarctia collocalia Kiriakoff, 1957
 Metarctia epimela (Kiriakoff, 1979)
 Metarctia fulvia Hampson, 1901
 Metarctia inconspicua Holland, 1892
 Metarctia insignis Kiriakoff, 1959
 Metarctia lateritia Herrich-Schäffer, 1855
 Metarctia lindemannae Kiriakoff, 1961
 Metarctia pavlitzkae (Kiriakoff, 1961)
 Metarctia rubripuncta Hampson, 1898
 Metarctia rufescens Walker, 1855
 Metarctia seydeliana (Kiriakoff, 1953)
 Micralarctia punctulatum (Wallengren, 1860)
 Micralarctia semipura (Bartel, 1903)
 Neuroxena ansorgei Kirby, 1896
 Nyctemera apicalis (Walker, 1854)
 Nyctemera insulare (Boisduval, 1833)
 Nyctemera itokina (Aurivillius, 1904)
 Nyctemera leuconoe Hopffer, 1857
 Nyctemera rattrayi (Swinhoe, 1904)
 Nyctemera restrictum (Butler, 1894)
 Nyctemera transitella (Strand, 1909)
 Nyctemera usambarae Oberthür, 1893
 Ochrota asuraeformis (Strand, 1912)
 Owambarctia unipuncta Kiriakoff, 1973
 Paralacydes arborifera (Butler, 1875)
 Paralacydes bivittata (Bartel, 1903)
 Paralacydes decemmaculata (Rothschild, 1916)
 Paralacydes fiorii (Berio, 1937)
 Paralacydes ramosa (Hampson, 1907)
 Paralacydes vocula (Stoll, 1790)
 Paralpenus wintgensi (Strand, 1909)
 Popoudina brosi de Toulgoët, 1986
 Pseudonaclia bifasciata Aurivillius, 1910
 Pseudonaclia fasciata Gaede, 1926
 Pseudothyretes perpusilla (Walker, 1856)
 Pusiola elongata (Aurivillius, 1910)
 Radiarctia jacksoni (Rothschild, 1910)
 Radiarctia rhodesiana (Hampson, 1900)
 Rhabdomarctia rubrilineata (Bethune-Baker, 1911)
 Secusio sansibarensis Strand, 1909
 Secusio strigata Walker, 1854
 Seydelia ellioti (Butler, 1895)
 Spilosoma affinis Bartel, 1903
 Spilosoma albiventre Kiriakoff, 1963
 Spilosoma atrivenata Rothschild, 1933
 Spilosoma baxteri (Rothschild, 1910)
 Spilosoma bipartita Rothschild, 1933
 Spilosoma curvilinea Walker, 1855
 Spilosoma lineata Walker, 1855
 Spilosoma pales (Druce, 1910)
 Spilosoma semihyalina Bartel, 1903
 Spilosoma sublutescens Kiriakoff, 1958
 Spilosoma unipuncta (Hampson, 1905)
 Teracotona approximans (Rothschild, 1917)
 Teracotona clara Holland, 1892
 Teracotona euprepia Hampson, 1900
 Teracotona homeyeri Rothschild, 1910
 Teracotona latifasciata Carcasson, 1965
 Teracotona melanocera (Hampson, 1920)
 Teracotona pardalina Bartel, 1903
 Teracotona rhodophaea (Walker, 1865)
 Teracotona subapproximans Rothschild, 1933
 Teracotona subterminata Hampson, 1901
 Teracotona translucens (Grünberg, 1907)
 Teracotona uhrikmeszarosi Svent-Ivany, 1942
 Thumatha africana Kühne, 2007
 Thyretes trichaetiformis Zerny, 1912
 Utetheisa elata (Fabricius, 1798)
 Utetheisa pulchella (Linnaeus, 1758)

Autostichidae 
 Turatia argillacea Gozmány, 2000

Дерновинні молі (Brachodidae)
 Phycodes substriata Walsingham, 1891

Брамеї (Brahmaeidae) 
 Dactyloceras catenigera (Karsch, 1895)
 Dactyloceras maculata (Conte, 1911)
 Dactyloceras neumayeri (Pagenstecher, 1885)
 Dactyloceras vingerhoedti Bouyer, 2005
 Dactyloceras widenmanni (Karsch, 1895)
 Sabalia jacksoni Sharpe, 1890
 Sabalia picarina Walker, 1865
 Sabalia sericaria (Weymer, 1896)
 Sabalia tippelskirchi Karsch, 1898

Хореутиди (Choreutidae) 

 Anthophila flavimaculata (Walsingham, 1891)

Cosmopterigidae 
 Cosmopterix athesiae Huemer & Koster, 2006

Cossidae 
 Arctiocossus punctifera Gaede, 1929
 Coryphodema ochracea Gaede, 1929
 Eulophonotus elegans (Aurivillius, 1910)
 Meharia semilactea (Warren & Rothschild, 1905)
 Meharia tanganyikae Bradley, 1951
 Nomima szunyoghyi (Gozmány, 1965)
 Oreocossus kilimanjarensis (Holland, 1892)
 Phragmataecia brunni Pagenstecher, 1892

Вогнівки-трав'янки (Crambidae) 

 Adelpherupa flavescens Hampson, 1919
 Anania metaleuca (Hampson, 1913)
 Ancylolomia melanella Hampson, 1919
 Ancylolomia melanothoracia Hampson, 1919
 Conotalis nigroradians (Mabille, 1900)
 Cotachena smaragdina (Butler, 1875)
 Crocidolomia pavonana (Fabricius, 1794)
 Culladia achroellum (Mabille, 1900)
 Euclasta varii Popescu-Gorj & Constantinescu, 1973
 Glyphodes basifascialis Hampson, 1898
 Heliothela ophideresana (Walker, 1863)
 Nomophila brevispinalis Munroe, 1973
 Nomophila noctuella ([Denis & Schiffermüller], 1775)
 Parerupa africana (Aurivillius, 1910)
 Patissa geminalis Hampson, 1919
 Powysia rosealinea Maes, 2006
 Prionapteryx alternalis Maes, 2002
 Prionapteryx phaeomesa (Hampson, 1919)
 Protinopalpa subclathrata Strand, 1911
 Psammotis haematidea (Hampson, 1913)
 Pyrausta centralis Maes, 2009
 Pyrausta microdontaloides Maes, 2009
 Pyrausta perparvula Maes, 2009
 Pyrausta sanguifusalis Hampson, 1913

Drepanidae 
 Aethiopsestis mufindiae Watson, 1965
 Gonoreta subtilis (Bryk, 1913)
 Negera natalensis (Felder, 1874)

Elachistidae 
 Ethmia ballistis Meyrick, 1908
 Ethmia taxiacta Meyrick, 1920

Epipyropidae 
 Epipyrops cerolestes Tams, 1947
 Epipyrops epityraea Scheven, 1974

Eriocottidae 
 Compsoctena africanella (Strand, 1909)

Eupterotidae 

 Camerunia albida Aurivillius, 1901
 Hibrildes crawshayi Butler, 1896
 Hoplojana distincta Rothschild, 1917
 Hoplojana indecisa (Aurivillius, 1901)
 Hoplojana rhodoptera (Gerstaecker, 1871)
 Jana eurymas Herrich-Schäffer, 1854
 Janomima mariana (White, 1843)
 Phiala alba Aurivillius, 1893
 Phiala costipuncta (Herrich-Schäffer, 1855)
 Phiala infuscata (Grünberg, 1907)
 Stenoglene obtusus (Walker, 1864)
 Stenoglene pira Druce, 1896

Gelechiidae 

 Anarsia agricola Walsingham, 1891
 Brachmia septella (Zeller, 1852)
 Dichomeris rhodophaea Meyrick, 1920
 Pectinophora gossypiella (Saunders, 1844)
 Ptilothyris crossoceros Meyrick, 1934
 Trichotaphe chalybitis (Meyrick, 1920)

П'ядуни (Geometridae) 

 Acanthovalva bilineata (Warren, 1895)
 Acidaliastis systema D. S. Fletcher, 1978
 Adesmobathra ozoloides Prout, 1916
 Allochrostes impunctata (Warren, 1897)
 Antharmostes papilio Prout, 1912
 Aphilopota exterritorialis (Strand, 1909)
 Aphilopota foedata (Bastelberger, 1907)
 Aphilopota semiusta (Distant, 1898)
 Aphilopota triphasia Prout, 1954
 Aphilopota viriditincta (Warren, 1905)
 Archichlora rectilineata Carcasson, 1971
 Ascotis reciprocaria (Walker, 1860)
 Asthenotricha anisobapta Prout, 1932
 Asthenotricha ansorgei Warren, 1899
 Asthenotricha dentatissima Warren, 1899
 Asthenotricha inutilis Warren, 1901
 Asthenotricha pycnoconia Janse, 1933
 Asthenotricha serraticornis Warren, 1902
 Asthenotricha straba Prout, 1921
 Biston abruptaria (Walker, 1869)
 Biston homoclera (Prout, 1938)
 Brachytrita cervinaria Swinhoe, 1904
 Cacochloris ochrea (Warren, 1897)
 Cartaletis libyssa (Hopffer, 1857)
 Casilda lucidaria (Swinhoe, 1904)
 Celidomphax analiplaga (Warren, 1905)
 Chiasmia affinis (Warren, 1902)
 Chiasmia assimilis (Warren, 1899)
 Chiasmia butaria (Swinhoe, 1904)
 Chiasmia costiguttata (Warren, 1899)
 Chiasmia geminilinea (Prout, 1932)
 Chiasmia inconspicua (Warren, 1897)
 Chiasmia kilimanjarensis (Holland, 1892)
 Chiasmia maculosa (Warren, 1899)
 Chiasmia normata (Walker, 1861)
 Chiasmia rectilinea (Warren, 1905)
 Chiasmia rectistriaria (Herrich-Schäffer, 1854)
 Chiasmia simplicilinea (Warren, 1905)
 Chiasmia sororcula (Warren, 1897)
 Chiasmia streniata (Guenée, 1858)
 Chiasmia subcurvaria (Mabille, 1897)
 Chiasmia umbrata (Warren, 1897)
 Chiasmia umbratilis (Butler, 1875)
 Chlorerythra rubriplaga Warren, 1895
 Chlorissa albistrigulata (Warren, 1897)
 Chlorissa attenuata (Walker, 1862)
 Chloroclystis consocer Prout, 1937
 Chloroclystis cryptolopha Prout, 1932
 Chloroctenis conspersa Warren, 1909
 Cleora munda (Warren, 1899)
 Cleora rostella D. S. Fletcher, 1967
 Cleora thyris D. S. Fletcher, 1967
 Coenina aurivena Butler, 1898
 Collix foraminata Guenée, 1858
 Comostolopsis simplex Warren, 1902
 Comostolopsis stillata (Felder & Rogenhofer, 1875)
 Conolophia conscitaria (Walker, 1861)
 Cyclophora paratropa (Prout, 1920)
 Cyclophora unocula (Warren, 1897)
 Derambila niphosphaeras (Prout, 1934)
 Disclisioprocta natalata (Walker, 1862)
 Dithecodes ornithospila (Prout, 1911)
 Drepanogynis johnstonei (Prout, 1938)
 Drepanogynis lacuum (Prout, 1938)
 Ecpetala obtusa (Warren, 1902)
 Ectropis anisa Prout, 1915
 Ectropis delosaria (Walker, 1862)
 Ectropis gozmanyi D. S. Fletcher, 1978
 Ectropis ikonda Herbulot, 1981
 Ectropis ocellata Warren, 1902
 Epigynopteryx africana (Aurivillius, 1910)
 Epigynopteryx maeviaria (Guenée, 1858)
 Epirrhoe annulifera (Warren, 1902)
 Erastria albosignata (Walker, 1863)
 Erastria leucicolor (Butler, 1875)
 Erastria madecassaria (Boisduval, 1833)
 Ereunetea reussi Gaede, 1914
 Eucrostes disparata Walker, 1861
 Euexia percnopus Prout, 1915
 Eupithecia celatisigna (Warren, 1902)
 Eupithecia devestita (Warren, 1899)
 Eupithecia dilucida (Warren, 1899)
 Eupithecia proflua Prout, 1932
 Eupithecia regulosa (Warren, 1902)
 Eupithecia rigida Swinhoe, 1892
 Eupithecia salti D. S. Fletcher, 1951
 Eupithecia semipallida Janse, 1933
 Eupithecia tricuspis Prout, 1932
 Eupithecia undiculata Prout, 1932
 Haplolabida monticolata (Aurivillius, 1910)
 Haplolabida sjostedti (Aurivillius, 1910)
 Heterorachis dichorda Prout, 1915
 Hierochthonia migrata Prout, 1930
 Hydrelia ericinella Aurivillius 1910
 Hydrelia costalis Aurivillius, 1910
 Hypsometra ericinellae Aurivillius, 1910
 Idaea auriflua (Warren, 1902)
 Idaea heres (Prout, 1932)
 Idaea macrostyla (Warren, 1900)
 Idaea umbricosta (Prout, 1913)
 Idiochlora subrufibasis (Prout, 1930)
 Idiodes flexilinea (Warren, 1898)
 Isturgia catalaunaria (Guenée, 1858)
 Isturgia deerraria (Walker, 1861)
 Isturgia triseriata (Prout, 1926)
 Lophorrhachia burdoni Townsend, 1958
 Microligia dolosa Warren, 1897
 Mimoclystia cancellata (Warren, 1899)
 Mimoclystia corticearia (Aurivillius, 1910)
 Mixocera albistrigata (Pagenstecher, 1893)
 Neurotoca notata Warren, 1897
 Oaracta maculata (Warren, 1897)
 Obolcola petronaria (Guenée, 1858)
 Odontopera azelinaria (Swinhoe, 1904)
 Omizodes rubrifasciata (Butler, 1896)
 Omphalucha brunnea (Warren, 1899)
 Omphax plantaria Guenée, 1858
 Oreometra vittata Aurivillius, 1910
 Orthonama obstipata (Fabricius, 1794)
 Pachypalpella subalbata (Warren, 1900)
 Paraptychodes kedar (Druce, 1896)
 Paraptychodes tenuis (Butler, 1878)
 Petovia marginata Walker, 1854
 Piercia fumitacta (Warren, 1903)
 Piercia prasinaria (Warren, 1901)
 Piercia subrufaria (Warren, 1903)
 Piercia subterlimbata (Prout, 1917)
 Pingasa distensaria (Walker, 1860)
 Pitthea trifasciata Dewitz, 1881
 Prasinocyma loveridgei Prout, 1926
 Prasinocyma permitis Prout, 1932
 Problepsis digammata Kirby, 1896
 Protosteira spectabilis (Warren, 1899)
 Pseudolarentia monosticta (Butler, 1894)
 Pseudosoloe thalassina (Warren, 1909)
 Racotis apodosima Prout, 1931
 Racotis squalida (Butler, 1878)
 Racotis zebrina Warren, 1899
 Rheumaptera relicta (Herbulot, 1953)
 Rhodesia alboviridata (Saalmüller, 1880)
 Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)
 Rhodophthitus anamesa (Prout, 1915)
 Rhodophthitus commaculata (Warren, 1897)
 Rhodophthitus rudicornis (Butler, 1898)
 Rhodophthitus tricoloraria (Mabille, 1890)
 Scardamia maculata Warren, 1897
 Scopula agrapta (Warren, 1902)
 Scopula argentidisca (Warren, 1902)
 Scopula curvimargo (Warren, 1900)
 Scopula erinaria (Swinhoe, 1904)
 Scopula internata (Guenée, 1857)
 Scopula lactaria (Walker, 1861)
 Scopula latitans Prout, 1920
 Scopula minorata (Boisduval, 1833)
 Scopula natalica (Butler, 1875)
 Scopula rufinubes (Warren, 1900)
 Scopula sagittilinea (Warren, 1897)
 Scopula serena Prout, 1920
 Scopula umbratilinea (Warren, 1901)
 Scotopteryx nictitaria (Herrich-Schäffer, 1855)
 Somatina virginalis Prout, 1917
 Thalassodes quadraria Guenée, 1857
 Traminda acuta (Warren, 1897)
 Traminda neptunaria (Guenée, 1858)
 Traminda vividaria (Walker, 1861)
 Trimetopia aetheraria Guenée, 1858
 Triphosa tritocelidata Aurivillius, 1910
 Victoria triplaga Prout, 1915
 Xanthisthisa tarsispina (Warren, 1901)
 Xanthorhoe albodivisaria (Aurivillius 1910)
 Xanthorhoe alluaudi (Prout, 1932)
 Xanthorhoe argenteolineata (Aurivillius, 1910)
 Xanthorhoe belgarum Herbulot, 1981
 Xanthorhoe exorista Prout, 1922
 Xanthorhoe heteromorpha (Hampson, 1909)
 Xanthorhoe procne (Fawcett, 1916)
 Xanthorhoe transcissa (Warren, 1902)
 Xanthorhoe transjugata Prout, 1923
 Xanthorhoe trientata (Warren, 1901)
 Xanthorhoe tuta Herbulot, 1981
 Xenochroma candidata Warren, 1902
 Zamarada acalantis Herbulot, 2001
 Zamarada acosmeta Prout, 1921
 Zamarada acrochra Prout, 1928
 Zamarada aequilumata D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada amelga D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada amicta Prout, 1915
 Zamarada ansorgei Warren, 1897
 Zamarada arguta D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada bastelbergeri Gaede, 1915
 Zamarada bathyscaphes Prout, 1912
 Zamarada calypso Prout, 1926
 Zamarada candelabra D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada chrysopa D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada cinnamomata D. S. Fletcher, 1978
 Zamarada collarti Debauche, 1938
 Zamarada crystallophana Mabille, 1900
 Zamarada cucharita D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada cydippe Herbulot, 1954
 Zamarada deceptrix Warren, 1914
 Zamarada delosis D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada delta D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada denticatella Prout, 1922
 Zamarada dentigera Warren, 1909
 Zamarada differens Bastelberger, 1907
 Zamarada dorsiplaga Prout, 1922
 Zamarada erugata D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada euerces Prout, 1928
 Zamarada euphrosyne Oberthür, 1912
 Zamarada eurygnathus D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada euterpina Oberthür, 1912
 Zamarada excavata Bethune-Baker, 1913
 Zamarada fessa Prout, 1912
 Zamarada flavicaput Warren, 1901
 Zamarada gamma D. S. Fletcher, 1958
 Zamarada glareosa Bastelberger, 1909
 Zamarada hyalinaria (Guenée, 1857)
 Zamarada ignicosta Prout, 1912
 Zamarada ilma Prout, 1922
 Zamarada iobathra Prout, 1932
 Zamarada keraia D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada kiellandi Aarvik & Bjørnstad, 2007
 Zamarada labifera Prout, 1915
 Zamarada lequeuxi Herbulot, 1983
 Zamarada lima D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada loleza Aarvik & Bjørnstad, 2007
 Zamarada longidens D. S. Fletcher, 1963
 Zamarada mashariki Aarvik & Bjørnstad, 2007
 Zamarada mckameyi Aarvik & Bjørnstad, 2007
 Zamarada melasma D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada melpomene Oberthür, 1912
 Zamarada metrioscaphes Prout, 1912
 Zamarada micropomene Aarvik & Bjørnstad, 2007
 Zamarada montana Herbulot, 1979
 Zamarada musomae Aarvik & Bjørnstad, 2007
 Zamarada ndogo Aarvik & Bjørnstad, 2007
 Zamarada ochrata Warren, 1902
 Zamarada ordinaria Bethune-Baker, 1913
 Zamarada paxilla D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada phaeozona Hampson, 1909
 Zamarada phratra D. S. Fletcher, 1978
 Zamarada pinheyi D. S. Fletcher, 1956
 Zamarada plana Bastelberger, 1909
 Zamarada platycephala D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada polyctemon Prout, 1932
 Zamarada pringlei D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada prolata D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada psectra D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada psi D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada purimargo Prout, 1912
 Zamarada reflexaria (Walker, 1863)
 Zamarada rhamphis D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada ruandana Herbulot, 1983
 Zamarada rubrifascia Pinhey, 1962
 Zamarada rufilinearia Swinhoe, 1904
 Zamarada saburra D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada scintillans Bastelberger, 1909
 Zamarada seydeli D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada torrida D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada tristriga Aarvik & Bjørnstad, 2007
 Zamarada tristrigoides Aarvik & Bjørnstad, 2007
 Zamarada unisona D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada usambarae Aarvik & Bjørnstad, 2007
 Zamarada usondo Aarvik & Bjørnstad, 2007
 Zamarada uzungwae Aarvik & Bjørnstad, 2007
 Zamarada varii D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada variola D. S. Fletcher, 1974
 Zamarada vulpina Warren, 1897
 Zygophyxia roseocincta (Warren, 1899)

Молі-строкатки (Gracillariidae) 

 Acrocercops bifasciata (Walsingham, 1891)
 Caloptilia ingrata Triberti, 1989
 Caloptilia octopunctata (Turner, 1894)
 Corythoxestis aletreuta (Meyrick, 1936)
 Cremastobombycia morogorene de Prins, 2012
 Phodoryctis caerulea (Meyrick, 1912)
 Phyllocnistis citrella Stainton, 1856
 Phyllonorycter aarviki de Prins, 2012
 Phyllonorycter maererei de Prins, 2012
 Phyllonorycter mwatawalai de Prins, 2012

Тонкопряди (Hepialidae) 

 Afrotheora brevivalva Nielsen & Scoble, 1986
 Afrotheora thermodes (Meyrick, 1921)
 Antihepialus keniae (Holland, 1892)
 Eudalaca aequifascia (Gaede, 1930)
 Eudalaca zernyi (Viette, 1950)
 Gorgopi caffra Walker, 1856
 Gorgopi libania (Stoll, 1781)
 Gorgopi salti Tams, 1952
 Gorgopi tanganyikaensis Viette, 1950

Himantopteridae 
 Doratopteryx steniptera Hampson, 1920
 Semioptila fulveolans (Mabille, 1897)
 Semioptila latifulva Hampson, 1920

Коконопряди (Lasiocampidae) 

 Anadiasa hartigi Szent-Ivány, 1942
 Beralade bistrigata Strand, 1909
 Beralade continua Aurivillius, 1905
 Beralade niphoessa Strand, 1909
 Bombycomorpha bifascia (Walker, 1855)
 Bombycopsis nigrovittata Aurivillius, 1927
 Bombycopsis venosa (Butler, 1895)
 Braura elgonensis (Kruck, 1940)
 Braura ligniclusa (Walker, 1865)
 Braura truncatum (Walker, 1855)
 Catalebeda strandi Hering, 1927
 Cheligium choerocampoides (Holland, 1893)
 Chionopsyche montana Aurivillius, 1909
 Chrysopsyche antennifera Strand, 1912
 Chrysopsyche lutulenta Tams, 1923
 Cleopatrina bilinea (Walker, 1855)
 Cleopatrina phocea (Druce, 1887)
 Dinometa maputuana (Wichgraf, 1906)
 Dollmania purpurascens (Aurivillius, 1909)
 Epicnapteroides lobata Strand, 1912
 Epitrabala nyassana (Aurivillius, 1909)
 Eucraera koellikerii (Dewitz, 1881)
 Eutricha morosa (Walker, 1865)
 Euwallengrenia reducta (Walker, 1855)
 Gonobombyx angulata Aurivillius, 1893
 Gonometa postica Walker, 1855 — Африканський дикий шовкопряд
 Gonometa rufobrunnea Aurivillius, 1922
 Grammodora nigrolineata (Aurivillius, 1895)
 Grellada imitans (Aurivillius, 1893)
 Laeliopsis maculigera Strand, 1913
 Lechriolepis flavomarginata Aurivillius, 1927
 Lechriolepis griseola Aurivillius, 1927
 Lechriolepis ochraceola Strand, 1912
 Lechriolepis tessmanni Strand, 1912
 Leipoxais acharis Hering, 1928
 Leipoxais adoxa Hering, 1928
 Leipoxais humfreyi Aurivillius, 1915
 Leipoxais marginepunctata Holland, 1893
 Marmonna gella Zolotuhin & Prozorov, 2010
 Marmonna marmorata Zolotuhin & Prozorov, 2010
 Marmonna murphyi Zolotuhin & Prozorov, 2010
 Metajana kilwicola (Strand, 1912)
 Metajana marshalli Aurivillius, 1909
 Mimopacha gerstaeckerii (Dewitz, 1881)
 Mimopacha tripunctata (Aurivillius, 1905)
 Morongea arnoldi (Aurivillius, 1909)
 Morongea elfiora Zolotuhin & Prozorov, 2010
 Muzunguja rectilineata (Aurivillius, 1900)
 Odontocheilopteryx dollmani Tams, 1930
 Odontocheilopteryx myxa Wallengren, 1860
 Odontocheilopteryx scilla Gurkovich & Zolotuhin, 2009
 Odontopacha fenestrata Aurivillius, 1909
 Opisthodontia varezhka Zolotuhin & Prozorov, 2010
 Pachytrina crestalina Zolotuhin & Gurkovich, 2009
 Pachytrina honrathii (Dewitz, 1881)
 Pachytrina philargyria (Hering, 1928)
 Pachytrina verba Zolotuhin & Gurkovich, 2009
 Pachytrina wenigina Zolotuhin & Gurkovich, 2009
 Pallastica lateritia (Hering, 1928)
 Pallastica litlura Zolotuhin & Gurukovich, 2009
 Pallastica meloui (Riel, 1909)
 Pallastica pallens (Bethune-Baker, 1908)
 Pallastica redissa Zolotuhin & Gurkovich, 2009
 Philotherma grisea Aurivillius, 1914
 Philotherma rectilinea Strand, 1912
 Philotherma rosa (Druce, 1887)
 Philotherma rufescens Wichgraf, 1921
 Philotherma simplex Wichgraf, 1914
 Pseudolyra cervina (Aurivillius, 1905)
 Pseudolyra megista Tams, 1931
 Pseudometa choba (Druce, 1899)
 Pseudometa punctipennis (Strand, 1912)
 Rhinobombyx cuneata Aurivillius, 1879
 Schausinna affinis Aurivillius, 1910
 Sena donaldsoni (Holland, 1901)
 Sonitha lila Zolotuhin & Prozorov, 2010
 Sophyrita argibasis (Mabille, 1893)
 Stenophatna accolita Zolotuhin & Prozorov, 2010
 Stenophatna cymographa (Hampson, 1910)
 Stenophatna marshalli Aurivillius, 1909
 Stenophatna rothschildi (Tams, 1936)
 Stoermeriana abyssinicum (Aurivillius, 1908)
 Stoermeriana fusca (Aurivillius, 1905)
 Stoermeriana graberi (Dewitz, 1881)
 Stoermeriana sjostedti (Aurivillius, 1902)
 Streblote madibirense (Wichgraf, 1921)
 Streblote polydora (Druce, 1887)
 Trabala charon Druce, 1910
 Trichopisthia igneotincta (Aurivillius, 1909)

Lecithoceridae 
 Cophomantella bifrenata (Meyrick, 1921)
 Cophomantella cyclopodes (Meyrick, 1922)
 Odites armilligera Meyrick, 1922
 Protolychnis maculata (Walsingham, 1881)

Limacodidae 

 Afrobirthama flaccidia (Druce, 1899)
 Altha basalis West, 1940
 Birthama basibrunnea Swinhoe, 1904
 Chrysopoloma isabellina Aurivillius, 1895
 Cosuma flavimacula West, 1940
 Cosuma radiata Carcasson, 1965
 Ctenolita zernyi Hering, 1949
 Delorhachis kilosa West, 1940
 Halseyia angustilinea (Hering, 1937)
 Halseyia incisa (Hering, 1937)
 Halseyia lacides (Druce, 1899)
 Halseyia rufibasalis (Hering, 1928)
 Latoia urda (Druce, 1887)
 Latoiola bifascia Janse, 1964
 Lepidorytis sulcata Aurivillius, 1900
 Natada caliginosa West, 1940
 Niphadolepis alianta Karsch, 1899
 Niphadolepis elegans Wichgraf, 1921
 Omocena songeana West, 1940
 Parapluda invitabilis (Wallengren, 1860)
 Parasa costalis West, 1940
 Parasa lanceolata Hering, 1928
 Scotinocerides conspurcata (Aurivillius, 1895)
 Scotinocerides fasciata Hering, 1937
 Scotinocerides sigma Hering, 1937
 Scotinochroa charopocelis Tams, 1929
 Taeda aetitis Wallengren, 1863
 Taeda prasina Butler, 1896
 Trogocrada atmota Janse, 1964
 Zinara bilineata Hering, 1928

Lymantriidae 

 Abynotha meinickei Hering, 1926
 Aclonophlebia civilis Hering, 1926
 Aclonophlebia lugardi (Swinhoe, 1903)
 Aclonophlebia lymantrioides Hering, 1926
 Argyrostagma niobe (Weymer, 1896)
 Aroa discalis Walker, 1855
 Aroa melanoleuca Hampson, 1905
 Aroa pampoecila Collenette, 1930
 Aroa tomisa Druce, 1896
 Barlowia charax (Druce, 1896)
 Bracharoa charax (Druce, 1896)
 Bracharoa mixta (Snellen, 1872)
 Bracharoa reducta Hering, 1926
 Cadurca dianeura Hering, 1928
 Casama intermissa (Hering, 1926)
 Chrysocyma mesopotamia Hampson, 1905
 Conigephyra leucoptera (Hering, 1926)
 Conigephyra pallidula (Hering, 1926)
 Conigephyra splendida (Hering, 1926)
 Cropera sericea (Hampson, 1910)
 Cropera testacea Walker, 1855
 Cropera unipunctata Wichgraf, 1921
 Crorema adspersa (Herrich-Schäffer, 1854)
 Crorema evanescens (Hampson, 1910)
 Crorema fulvinotata (Butler, 1893)
 Dasychira albicostata (Holland, 1893)
 Dasychira barbara Hering, 1926
 Dasychira daphne Hering, 1926
 Dasychira daphnoides Hering, 1926
 Dasychira hastifera Hering, 1926
 Dasychira mkattana Strand, 1912
 Dasychira nebulifera Hering, 1926
 Dasychira nigerrima Hering, 1926
 Dasychira polia Hering, 1926
 Dasychira prospera Hering, 1926
 Dasychira punctifera (Walker, 1857)
 Dasychira scotina Hering, 1926
 Dasychira stegmanni Grünberg, 1910
 Dasychira subochracea Aurivillius, 1910
 Eudasychira amata (Hering, 1926)
 Eudasychira bokuma (Collenette, 1960)
 Eudasychira georgiana (Fawcett, 1900)
 Eudasychira metathermes (Hampson, 1905)
 Eudasychira poliotis (Hampson, 1910)
 Euproctis areolata Hering, 1928
 Euproctis beato Bryk, 1934
 Euproctis bigutta Holland, 1893
 Euproctis multidentata Hering, 1926
 Euproctis pallida (Kirby, 1896)
 Euproctis producta (Walker, 1863)
 Euproctis sericaria (Tams, 1924)
 Euproctoides eddela (Swinhoe, 1903)
 Hemerophanes diatoma (Hering, 1926)
 Hemerophanes libyra (Druce, 1896)
 Hemerophanes litigiosa (Hering, 1926)
 Heteronygmia dissimilis Aurivillius, 1910
 Homochira rendalli (Distant, 1897)
 Knappetra fasciata (Walker, 1855)
 Lacipa floridula (Hering, 1926)
 Lacipa melanosticta Hampson, 1910
 Lacipa pseudolacipa Hering, 1926
 Lacipa quadripunctata Dewitz, 1881
 Laelia amaura Hering, 1926
 Laelia extorta (Distant, 1897)
 Laelia extrema Hering, 1926
 Laelia fracta Schaus & Clements, 1893
 Laelia gephyra (Hering, 1926)
 Laelia janenschi Hering, 1926
 Laelia mediofasciata (Hering, 1926)
 Laelia ordinata (Karsch, 1895)
 Laelia phenax (Collenette, 1932)
 Laelia rogersi Bethune-Baker, 1913
 Laelia subrosea (Walker, 1855)
 Leptaroa deleta Hering, 1926
 Leptaroa ochricoloria Strand, 1911
 Leptaroa paupera Hering, 1926
 Leucoma discissa (Grünberg, 1910)
 Leucoma maria (Kirby, 1896)
 Leucoma parva (Plötz, 1880)
 Leucoma vosseleri Grünberg, 1907
 Leucoma xanthocephala (Hering, 1926)
 Lymantria pruinosa Hering, 1927
 Marblepsis tiphia (Swinhoe, 1903)
 Ogoa fuscovenata Wichgraf, 1922
 Ogoa simplex Walker, 1856
 Olapa nigricosta Hampson, 1905
 Olapa tavetensis (Holland, 1892)
 Otroeda vesperina Walker, 1854
 Palasea marwitzi Grünberg, 1907
 Palasea miniata Grünberg, 1907
 Pirga pellucida Wichgraf, 1922
 Pirga weisei Karsch, 1900
 Pirgula atrinotata (Butler, 1897)
 Polymona inaffinis Hering, 1926
 Ruanda aetheria Strand, 1909
 Schalidomitra ambages Strand, 1911
 Stracena bananae (Butler, 1897)
 Stracena pellucida Grünberg, 1907
 Stracena tavetensis (Holland, 1892)
 Stracilla translucida (Oberthür, 1880)

Metarbelidae 
 Bjoernstadia kasuluensis Lehmann, 2012
 Kroonia murphyi Lehmann, 2010
 Kroonia natalica (Hampson, 1910)
 Lebedodes ianrobertsoni Lehmann, 2009
 Lebedodes jeanneli Le Cerf, 1914
 Lebedodes leifaarviki Lehmann, 2009
 Lebedodes violascens Gaede, 1929
 Lebedodes willihaberlandi Lehmann, 2008
 Marshalliana jansei Gaede, 1929
 Metarbela abdulrahmani Lehmann, 2008
 Metarbela arcifera (Hampson, 1909)
 Metarbela chidzingai Lehmann, 2008
 Metarbela erecta Gaede, 1929
 Metarbela latifasciata Gaede, 1929
 Metarbela lornadepewae Lehmann, 2009
 Metarbela plagifera Gaede, 1929
 Metarbela triangularis Gaede, 1929
 Ortharbela cliftoni Lehmann, 2009
 Ortharbela guttata Aurivillius, 1910
 Ortharbela jurateae Lehmann, 2009
 Ortharbela sommerlattei Lehmann, 2008
 Paralebedella estherae Lehmann, 2008
 Salagena arcys D. S. Fletcher, 1968
 Salagena tessellata Distant, 1897
 Teragra quadrangula Gaede, 1929

Micronoctuidae 
 Micronola yemeni Fibiger, 2011

Совки (Noctuidae) 

 Achaea catella Guenée, 1852
 Achaea catocaloides Guenée, 1852
 Achaea chrysopera Druce, 1912
 Achaea dasybasis Hampson, 1913
 Achaea lienardi (Boisduval, 1833)
 Achaea mercatoria (Fabricius, 1775)
 Achaea nigristriata Laporte, 1979
 Achaea praestans (Guenée, 1852)
 Acontia aarviki Hacker, Legrain & Fibiger, 2008
 Acontia antica Walker, 1862
 Acontia atripars Hampson, 1914
 Acontia aurelia Hacker, Legrain & Fibiger, 2008
 Acontia basifera Walker, 1857
 Acontia bellula Hacker, Legrain & Fibiger, 2010
 Acontia binominata (Butler, 1892)
 Acontia caeruleopicta Hampson, 1916
 Acontia caffraria (Cramer, 1777)
 Acontia callima Bethune-Baker, 1911
 Acontia carnescens (Hampson, 1910)
 Acontia conifrons (Aurivillius, 1879)
 Acontia dichroa (Hampson, 1914)
 Acontia discoidea Hopffer, 1857
 Acontia discoidoides Hacker, Legrain & Fibiger, 2008
 Acontia ectorrida (Hampson, 1916)
 Acontia florentissima Hacker, Legrain & Fibiger, 2008
 Acontia fuscoalba Hacker, Legrain & Fibiger, 2010
 Acontia guttifera Felder & Rogenhofer, 1874
 Acontia hampsoni Hacker, Legrain & Fibiger, 2008
 Acontia hemixanthia (Hampson, 1910)
 Acontia imitatrix Wallengren, 1856
 Acontia insocia (Walker, 1857)
 Acontia karachiensis Swinhoe, 1889
 Acontia lanzai (Berio, 1985)
 Acontia melaphora (Hampson, 1910)
 Acontia miogona (Hampson, 1916)
 Acontia natalis (Guenée, 1852)
 Acontia nephele Hampson, 1911
 Acontia niphogona (Hampson, 1909)
 Acontia notha Hacker, Legrain & Fibiger, 2010
 Acontia nubila Hampson, 1910
 Acontia obliqua Hacker, Legrain & Fibiger, 2010
 Acontia opalinoides Guenée, 1852
 Acontia paraalba Hacker, Legrain & Fibiger, 2010
 Acontia porphyrea (Butler, 1898)
 Acontia praealba Hacker, Legrain & Fibiger, 2010
 Acontia purpurata Hacker, Legrain & Fibiger, 2010
 Acontia schreieri Hacker, Legrain & Fibiger, 2010
 Acontia secta Guenée, 1852
 Acontia simo Wallengren, 1860
 Acontia sublactea Hacker, Legrain & Fibiger, 2008
 Acontia subnotha Hacker, Legrain & Fibiger, 2010
 Acontia szunyoghyi Hacker, Legrain & Fibiger, 2010
 Acontia tanzaniae Hacker, Legrain & Fibiger, 2010
 Acontia transfigurata Wallengren, 1856
 Acontia trimaculata Aurivillius, 1879
 Acontia wahlbergi Wallengren, 1856
 Acontia wiltshirei Hacker, Legrain & Fibiger, 2008
 Adisura bella Gaede, 1915
 Aegocera rectilinea Boisduval, 1836
 Aletopus imperialis Jordan, 1926
 Amazonides asciodes Berio, 1972
 Amazonides bioculata Berio, 1974
 Amazonides intermedia Berio, 1972
 Andobana multipunctata (Druce, 1899)
 Aspidifrontia biarcuata Berio, 1964
 Aspidifrontia oblata Berio, 1973
 Aspidifrontia semiarcuata Berio, 1973
 Aspidifrontia tanganykae Berio, 1964
 Athetis pectinifer (Aurivillius, 1910)
 Attatha ethiopica Hampson, 1910
 Audea zimmeri Berio, 1954
 Brevipecten cornuta Hampson, 1902
 Brevipecten tessenei Berio, 1939
 Calesia nigriannulata Hampson, 1926
 Calliodes pretiosissima Holland, 1892
 Callopistria latreillei (Duponchel, 1827)
 Callopistria maillardi (Guenée, 1862)
 Cerynea tetramelanosticta Berio, 1954
 Chaetostephana rendalli (Rothschild, 1896)
 Chalciope delta (Boisduval, 1833)
 Charitosemia geraldi (Kirby, 1896)
 Chlumetia cana Hampson, 1912
 Chrysodeixis acuta (Walker, [1858])
 Colbusa euclidica Walker, 1865
 Crameria amabilis (Drury, 1773)
 Ctenoplusia limbirena (Guenée, 1852)
 Cucullia chrysota Hampson, 1902
 Cucullia dallolmoi Berio, 1973
 Cucullia ikondae Berio, 1973
 Cucullia prolai Berio, 1956
 Cuneisigna obstans (Walker, 1858)
 Cyligramma conradsi Berio, 1954
 Cyligramma latona (Cramer, 1775)
 Cyligramma limacina (Guérin-Méneville, 1832)
 Cyligramma magus (Guérin-Méneville, [1844])
 Digama africana Swinhoe, 1907
 Digama daressalamica Strand, 1911
 Digama lithosioides Swinhoe, 1907
 Dysgonia derogans (Walker, 1858)
 Dysgonia torrida (Guenée, 1852)
 Egybolis vaillantina (Stoll, 1790)
 Entomogramma pardus Guenée, 1852
 Erebus walkeri (Butler, 1875)
 Ericeia lituraria (Saalmüller, 1880)
 Ethiopica inornata Berio, 1975
 Eublemma anachoresis (Wallengren, 1863)
 Eublemma perobliqua Hampson, 1910
 Eublemma rubripuncta (Hampson, 1902)
 Eudocima materna (Linnaeus, 1767)
 Euneophlebia spatulata Berio, 1972
 Eustrotia decissima (Walker, 1865)
 Eutelia amatrix Walker, 1858
 Eutelia polychorda Hampson, 1902
 Feliniopsis africana (Schaus & Clements, 1893)
 Feliniopsis annosa (Viette, 1963)
 Feliniopsis connivens (Felder & Rogenhofer, 1874)
 Feliniopsis consummata (Walker, 1857)
 Feliniopsis duponti (Laporte, 1974)
 Feliniopsis gueneei (Laporte, 1973)
 Feliniopsis hosplitoides (Laporte, 1979)
 Feliniopsis kipengerensis Hacker & Fibiger, 2007
 Feliniopsis knudlarseni Hacker & Fibiger, 2007
 Feliniopsis laportei Hacker & Fibiger, 2007
 Feliniopsis nigribarbata (Hampson, 1908)
 Feliniopsis rufigiji Hacker & Fibiger, 2007
 Feliniopsis satellitis (Berio, 1974)
 Feliniopsis subsagula (D. S. Fletcher, 1961)
 Feliniopsis talhouki (Wiltshire, 1983)
 Gesonia obeditalis Walker, 1859
 Grammodes geometrica (Fabricius, 1775)
 Grammodes stolida (Fabricius, 1775)
 Heliocheilus thomalae (Gaede, 1915)
 Heliophisma catocalina Holland, 1894
 Heraclia africana (Butler, 1875)
 Heraclia limbomaculata (Strand, 1909)
 Heraclia mozambica (Mabille, 1890)
 Heraclia perdix (Druce, 1887)
 Heraclia superba (Butler, 1875)
 Heraclia xanthopyga (Mabille, 1890)
 Heraclia zenkeri (Karsch, 1895)
 Hespagarista caudata (Dewitz, 1879)
 Hespagarista eburnea Jordan, 1915
 Hespagarista echione (Boisduval, 1847)
 Hiccoda roseitincta Hampson, 1920
 Honeyia burmeisteri Hacker & Fibiger, 2007
 Honeyia clearchus (Fawcett, 1916)
 Hypena abyssinialis Guenée, 1854
 Hypena striolalis Aurivillius, 1910
 Hypocala deflorata (Fabricius, 1794)
 Hypopyra africana (Kirby, 1896)
 Hypopyra allardi (Oberthür, 1878)
 Hypopyra capensis Herrich-Schäffer, 1854
 Leucania nebulosa Hampson, 1902
 Leucovis alba (Rothschild, 1897)
 Lyncestoides unilinea (Swinhoe, 1885)
 Marcipa mediana Hampson, 1926
 Marcipalina tanzaniensis (Pelletier, 1975)
 Masalia albipuncta (Hampson, 1910)
 Masalia beatrix (Moore, 1881)
 Masalia bimaculata (Moore, 1888)
 Masalia disticta (Hampson, 1902)
 Masalia flavistrigata (Hampson, 1903)
 Masalia galatheae (Wallengren, 1856)
 Masalia leucosticta (Hampson, 1902)
 Masalia mittoni (Pinhey, 1956)
 Masalia transvaalica (Distant, 1902)
 Matopo actinophora Hampson, 1909
 Medlerana bukobaenensis Laporte, 1979
 Mentaxya albifrons (Geyer, 1837)
 Mentaxya ignicollis (Walker, 1857)
 Mesoligia kettlewelli Wiltshire, 1983
 Micraxylia annulus Berio, 1972
 Micraxylia gigas Berio, 1972
 Mocis frugalis (Fabricius, 1775)
 Mocis mayeri (Boisduval, 1833)
 Mocis undata (Fabricius, 1775)
 Nyodes kilimandjaronis Laporte, 1979
 Oediplexia mesophaea Hampson, 1908
 Ogovia tavetensis Holland, 1892
 Omphaloceps daria (Druce, 1895)
 Ophiusa tirhaca (Cramer, 1777)
 Oraesia emarginata (Fabricius, 1794)
 Oraesia provocans Walker, [1858]
 Oraesia wintgensi (Strand, 1909)
 Ozarba accincta (Distant, 1898)
 Ozarba divisa Gaede, 1916
 Ozarba implicata Berio, 1940
 Ozarba morstatti Berio, 1938
 Pandesma quenavadi Guenée, 1852
 Paraegocera confluens (Weymer, 1892)
 Pericyma metaleuca Hampson, 1913
 Phaegorista bisignibasis Prout, 1918
 Phaegorista euryanassa (Druce, 1887)
 Phaegorista formosa Butler, 1877
 Phaegorista leucomelas (Herrich-Schäffer, 1855)
 Plecoptera diplosticha Hampson, 1926
 Plecoptera reversa (Walker, 1865)
 Plusiopalpa dichora Holland, 1894
 Polydesma collusoria (Berio, 1954)
 Polydesma umbricola Boisduval, 1833
 Procriosis dileuca Hampson, 1910
 Pseudopais nigrobasalis Bartel, 1903
 Pseudospiris paidiformis Butler, 1895
 Rhynchina leucodonta Hampson, 1910
 Rothia panganica Karsch, 1898
 Schalidomitra ambages Strand, 1911
 Schausia coryndoni (Rothschild, 1896)
 Sciomesa mesophaena (Aurivillius, 1910)
 Simplicia extinctalis (Zeller, 1852)
 Soloe plicata Pinhey, 1952
 Soloe tripunctata Druce, 1896
 Spirama glaucescens (Butler, 1893)
 Spodoptera mauritia (Boisduval, 1833)
 Stictoptera antemarginata Saalmüller, 1880
 Stilbotis ikondae Berio, 1972
 Stilbotis nigroides (Berio, 1972)
 Stilbotis persitriata (Berio, 1972)
 Stilbotis perspicua (Berio, 1974)
 Stilbotis pseudasciodes (Berio, 1977)
 Tathorhynchus leucobasis Bethune-Baker, 1911
 Tathorhynchus plumbea (Distant, 1898)
 Thiacidas callipona (Bethune-Baker, 1911)
 Thiacidas dukei (Pinhey, 1968)
 Thiacidas fasciata (Fawcett, 1917)
 Thiacidas leonie Hacker & Zilli, 2007
 Thiacidas permutata Hacker & Zilli, 2007
 Thiacidas roseotincta (Pinhey, 1962)
 Thiacidas senex (Bethune-Baker, 1911)
 Thiacidas smythi (Gaede, 1939)
 Thyatirina achatina (Weymer, 1896)
 Timora crofti Pinhey, 1956
 Trigonodes hyppasia (Cramer, 1779)
 Tuertella rema (Druce, 1910)
 Tycomarptes inferior (Guenée, 1852)
 Ulotrichopus eugeniae Saldaitis & Ivinskis, 2010
 Weymeria athene (Weymer, 1892)
 Xanthodesma aurantiaca Aurivillius, 1910
 Xanthodesma aurata Aurivillius, 1910

Ноліди (Nolidae)
 Acripia kilimandjaronis Strand, 1915
 Eligma bettiana Prout, 1923
 Meganola reubeni Agassiz, 2009
 Neaxestis aviuncis Wiltshire, 1985
 Nolatypa phoenicolepia Hampson, 1920

Зубницеві (Notodontidae) 

 Anaphe dempwolffi Strand, 1909
 Antheua eximia Kiriakoff, 1965
 Antheua gallans (Karsch, 1895)
 Antheua ornata (Walker, 1865)
 Antheua woerdeni (Snellen, 1872)
 Atrasana excellens (Strand, 1912)
 Desmeocraera annulosa Gaede, 1928
 Desmeocraera atribasalis (Hampson, 1910)
 Desmeocraera cana (Wichgraf, 1921)
 Desmeocraera forsteri Kiriakoff, 1973
 Desmeocraera impunctata Gaede, 1928
 Desmeocraera malindiana Kiriakoff, 1973
 Desmeocraera schevenaria Kiriakoff, 1973
 Desmeocraera tanzanica Kiriakoff, 1973
 Desmeocraerula angulata Gaede, 1928
 Epicerura pergrisea (Hampson, 1910)
 Epicerura plumosa Kiriakoff, 1962
 Epicerura steniptera (Hampson, 1910)
 Euanthia venosa Kiriakoff, 1962
 Eurystauridia olivacea (Gaede, 1928)
 Eurystauridia picta Kiriakoff, 1973
 Fentonina punctum Gaede, 1928
 Graphodonta fulva (Kiriakoff, 1962)
 Metarctina ochricostata Gaede, 1928
 Paracleapa psecas (Druce, 1901)
 Paradrallia rhodesi Bethune-Baker, 1908
 Phalera atrata (Grünberg, 1907)
 Phalera imitata Druce, 1896
 Phalera lydenburgi Distant, 1899
 Phalera postaurantia Rothschild, 1917
 Phalera princei Grünberg, 1909
 Plastystaura murina Kiriakoff, 1965
 Polienus capillata (Wallengren, 1875)
 Polienus fuscatus Janse, 1920
 Scalmicauda molesta (Strand, 1911)
 Scrancia danieli Kiriakoff, 1962
 Scrancia quinquelineata Kiriakoff, 1965
 Stemmatophalera semiflava (Hampson, 1910)
 Stenostaura malangae (Bethune-Baker, 1911)
 Xanthodonta debilis Gaede, 1928
 Xanthodonta unicornis Kiriakoff, 1961
 Zamana castanea (Wichgraf, 1922)

Oecophoridae 
 Stathmopoda daubanella (Legrand, 1958)

Plutellidae 

 Paraxenistis africana Mey, 2007
 Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) — Міль капустяна

Psychidae 
 Apterona valvata (Gerstaecker, 1871)
 Chalia muenzneri Strand, 1911
 Eumeta hardenbergeri Bourgogne, 1955
 Eumeta ngarukensis Strand, 1909
 Melasina bostrychota Meyrick, 1920
 Melasina folligera Meyrick, 1920
 Melasina siticulosa Meyrick, 1920
 Melasina trepidans Meyrick, 1920
 Monda nigroapicalis Joicey & Talbot, 1924

Pterophoridae 

 Agdistis kenyana Arenberger, 1988
 Agdistis linnaei Gielis, 2008
 Agdistis malitiosa Meyrick, 1909
 Agdistis obstinata Meyrick, 1920
 Amblyptilia direptalis (Walker, 1864)
 Apoxyptilus anthites (Meyrick, 1936)
 Bipunctiphorus etiennei Gibeaux, 1994
 Emmelina amseli (Bigot, 1969)
 Eucapperia bullifera (Meyrick, 1918)
 Exelastis atomosa (Walsingham, 1885)
 Exelastis montischristi (Walsingham, 1897)
 Exelastis phlyctaenias (Meyrick, 1911)
 Hellinsia emmelinoida Gielis, 2008
 Hepalastis pumilio (Zeller, 1873)
 Inferuncus pentheres (Bigot, 1969)
 Inferuncus stolzei (Gielis, 1990)
 Lantanophaga pusillidactylus (Walker, 1864)
 Megalorhipida leptomeres (Meyrick, 1886)
 Megalorhipida leucodactylus (Fabricius, 1794)
 Ochyrotica bjoernstadti Gielis, 2008
 Paulianilus madecasseus Bigot, 1964
 Platyptilia farfarellus Zeller, 1867
 Platyptilia molopias Meyrick, 1906
 Platyptilia rhyncholoba Meyrick, 1924
 Platyptilia sabius (Felder & Rogenhofer, 1875)
 Platyptilia strictiformis Meyrick, 1932
 Pselnophorus jaechi (Arenberger, 1993)
 Pterophorus albidus (Zeller, 1852)
 Pterophorus bacteriopa (Meyrick, 1922)
 Pterophorus candidalis (Walker, 1864)
 Pterophorus rhyparias (Meyrick, 1908)
 Pterophorus uzungwe Gielis, 1991
 Sphenarches anisodactylus (Walker, 1864)
 Stenodacma wahlbergi (Zeller, 1852)
 Stenoptilia kiitulo Gielis, 2008
 Stenoptilodes taprobanes (Felder & Rogenhofer, 1875)
 Titanoptilus laniger Bigot, 1969

Вогнівки (Pyralidae)
 Endotricha consobrinalis Zeller, 1852
 Pempelia morosalis (Saalmüller, 1880)

Сатурнієві (Saturniidae) 

 Adafroptilum acuminatum (Darge, 2003)
 Adafroptilum bellum (Darge, Naumann & Brosch, 2003)
 Adafroptilum coloratum (Darge, Naumann & Brosch, 2003)
 Adafroptilum convictum Darge, 2007
 Adafroptilum hausmanni Darge, 2007
 Adafroptilum incana (Sonthonnax, 1899)
 Adafroptilum kalamboensis Darge, 2007
 Adafroptilum mikessensis Darge, 2007
 Adafroptilum permixtum (Darge, 2003)
 Adafroptilum rougerii Darge, 2006
 Adafroptilum scheveni (Darge, 2003)
 Adafroptilum septiguttata (Weymer, 1903)
 Antistathmoptera daltonae Tams, 1935
 Antistathmoptera granti Bouyer, 2006
 Antistathmoptera rectangulata Pinhey, 1968
 Argema besanti Rebel, 1895
 Argema kuhnei Pinhey, 1969
 Argema mimosae (Boisduval, 1847)
 Athletes gigas (Sonthonnax, 1902)
 Athletes semialba (Sonthonnax, 1904)
 Aurivillius arata (Westwood, 1849)
 Aurivillius divaricatus Bouvier, 1927
 Aurivillius fusca (Rothschild, 1895)
 Aurivillius oberthuri Bouvier, 1927
 Aurivillius orientalis Bouyer, 2007
 Aurivillius xerophilus Rougeot, 1977
 Bunaea alcinoe (Stoll, 1780)
 Bunaeopsis aurantiaca (Rothschild, 1895)
 Bunaeopsis bomfordi Pinhey, 1962
 Bunaeopsis chromata Darge, 2003
 Bunaeopsis dido (Maassen & Weymer, 1881)
 Bunaeopsis fervida Darge, 2003
 Bunaeopsis hersilia (Westwood, 1849)
 Bunaeopsis jacksoni (Jordan, 1908)
 Bunaeopsis licharbas (Maassen & Weymer, 1885)
 Bunaeopsis oubie (Guérin-Méneville, 1849)
 Bunaeopsis phidias (Weymer, 1909)
 Bunaeopsis rendalli (Rothschild, 1896)
 Bunaeopsis scheveniana Lemaire & Rougeot, 1974
 Bunaeopsis schoenheiti (Wichgraf, 1914)
 Bunaeopsis thyene (Weymer, 1896)
 Campimoptilum boulardi (Rougeot, 1974)
 Campimoptilum hollandi (Butler, 1898)
 Campimoptilum kuntzei (Dewitz, 1881)
 Campimoptilum pareensis Darge, 2008
 Campimoptilum sparsum Darge, 2008
 Carnegia mirabilis (Aurivillius, 1895)
 Cinabra hyperbius (Westwood, 1881)
 Cirina forda (Westwood, 1849)
 Decachorda bouvieri Hering, 1929
 Decachorda fulvia (Druce, 1886)
 Decachorda pomona (Weymer, 1892)
 Eosia insignis Le Cerf, 1911
 Eosia minettii Bouyer, 2008
 Epiphora albidus (Druce, 1886)
 Epiphora bauhiniae (Guérin-Méneville, 1832)
 Epiphora bedoci (Bouvier, 1829)
 Epiphora boursini (Testout, 1936)
 Epiphora brunnea (Bouvier, 1930)
 Epiphora congolana (Bouvier, 1929)
 Epiphora cotei (Testout, 1935)
 Epiphora getula (Maassen & Weymer, 1885)
 Epiphora imperator (Stoneham, 1933)
 Epiphora kipengerensis Darge, 2007
 Epiphora lecerfi (Testout, 1936)
 Epiphora lugardi Kirby, 1894
 Epiphora magdalena Grünberg, 1909
 Epiphora manowensis (Gschwandner, 1923)
 Epiphora mythimnia (Westwood, 1849)
 Epiphora nubilosa (Testout, 1938)
 Epiphora pelosoma Rothschild, 1907
 Epiphora pygmaea (Bouvier, 1929)
 Epiphora rectifascia Rothschild, 1907
 Epiphora rotunda Naumann, 2006
 Epiphora werneri Darge, 2007
 Gonimbrasia alcestris (Weymer, 1907)
 Gonimbrasia anna (Maassen & Weymer, 1885)
 Gonimbrasia belina (Westwood, 1849)
 Gonimbrasia cocaulti Darge & Terral, 1992
 Gonimbrasia conradsi (Rebel, 1906)
 Gonimbrasia hoehnelii (Rogenhofer, 1891)
 Gonimbrasia miranda Darge, 2005
 Gonimbrasia osiris (Druce, 1896)
 Gonimbrasia rectilineata (Sonthonnax, 1899)
 Gonimbrasia tyrrhea (Cramer, 1775)
 Gonimbrasia ufipana Strand, 1911
 Gonimbrasia ukerewensis (Rebel, 1922)
 Gonimbrasia wahlbergii (Boisduval, 1847)
 Gonimbrasia zambesina (Walker, 1865)
 Goodia oxytela Jordan, 1922
 Goodia unguiculata Bouvier, 1936
 Gynanisa albescens Sonthonnax, 1904
 Gynanisa ata Strand, 1911
 Gynanisa carcassoni Rougeot, 1974
 Gynanisa commixta Darge, 2008
 Gynanisa jama Rebel, 1915
 Gynanisa maja (Klug, 1836)
 Gynanisa minettii Darge, 2003
 Gynanisa nigra Bouvier, 1927
 Gynanisa westwoodi Rothschild, 1895
 Heniocha dyops (Maassen, 1872)
 Heniocha marnois (Rogenhofer, 1891)
 Heniocha puderosa Darge, 2004
 Heniocha vingerhoedti Bouyer, 1992
 Holocerina agomensis (Karsch, 1896)
 Holocerina istsariensis Stoneham, 1962
 Holocerina orientalis Bouyer, 2001
 Holocerina smilax (Westwood, 1849)
 Imbrasia epimethea (Drury, 1772)
 Imbrasia ertli Rebel, 1904
 Imbrasia orientalis Rougeot, 1962
 Leucopteryx ansorgei (Rothschild, 1897)
 Leucopteryx mollis (Butler, 1889)
 Lobobunaea acetes (Westwood, 1849)
 Lobobunaea angasana (Westwood, 1849)
 Lobobunaea falcatissima Rougeot, 1962
 Lobobunaea phaedusa (Drury, 1782)
 Lobobunaea rosea (Sonthonnax, 1899)
 Lobobunaea saturnus (Fabricius, 1793)
 Lobobunaea tanganyikae (Sonthonnax, 1899)
 Ludia delegorguei (Boisduval, 1847)
 Ludia dentata (Hampson, 1891)
 Ludia goniata Rothschild, 1907
 Ludia hansali Felder, 1874
 Ludia nyassana Strand, 1911
 Ludia orinoptena Karsch, 1892
 Ludia pseudovetusta Rougeot, 1978
 Melanocera menippe (Westwood, 1849)
 Melanocera parva Rothschild, 1907
 Melanocera sufferti (Weymer, 1896)
 Micragone agathylla (Westwood, 1849)
 Micragone amaniana Darge, 2010
 Micragone ansorgei (Rothschild, 1907)
 Micragone cana (Aurivillius, 1893)
 Micragone gaetani Bouyer, 2008
 Micragone kalamboensis Darge, 2010
 Micragone kitaiensis Darge, 2010
 Micragone nyasae Rougeot, 1962
 Micragone remota Darge, 2005
 Micragone trefurthi (Strand, 1909)
 Nudaurelia anthina (Karsch, 1892)
 Nudaurelia bicolor Bouvier, 1930
 Nudaurelia broschi Darge, 2002
 Nudaurelia dargei Bouyer, 2008
 Nudaurelia dione (Fabricius, 1793)
 Nudaurelia eblis Strecker, 1876
 Nudaurelia formosissima Darge, 2009
 Nudaurelia hurumai Darge, 2003
 Nudaurelia kiliensis Darge, 2009
 Nudaurelia kilumilorum Darge, 2002
 Nudaurelia kohlli Darge, 2009
 Nudaurelia krucki Hering, 1930
 Nudaurelia macrops Rebel, 1917
 Nudaurelia macrothyris (Rothschild, 1906)
 Nudaurelia maranguensis Darge, 2009
 Nudaurelia mpalensis Sonthonnax, 1901
 Nudaurelia myrtea Rebel, 1917
 Nudaurelia nyassana (Rothschild, 1907)
 Nudaurelia rectilineata Sonthonnax, 1901
 Nudaurelia renvazorum Darge, 2002
 Nudaurelia rhodina (Rothschild, 1907)
 Nudaurelia richelmanni Weymer, 1908
 Nudaurelia rubra Bouvier, 1927
 Nudaurelia venus Rebel, 1906
 Nudaurelia wahlbergiana Rougeot, 1972
 Orthogonioptilum adiegetum Karsch, 1892
 Orthogonioptilum fontainei Rougeot, 1962
 Orthogonioptilum violascens (Rebel, 1914)
 Parusta thelxione Fawcett, 1915
 Parusta xanthops Rothschild, 1907
 Protogynanisa probsti Bouyer, 2001
 Pselaphelia flavivitta (Walker, 1862)
 Pselaphelia kitchingi Darge, 2007
 Pselaphelia laclosi Darge, 2002
 Pselaphelia mariatheresae Darge, 2002
 Pseudantheraea discrepans (Butler, 1878)
 Pseudaphelia apollinaris (Boisduval, 1847)
 Pseudaphelia flava Bouvier, 1930
 Pseudaphelia roseibrunnea Gaede, 1927
 Pseudimbrasia deyrollei (J. Thomson, 1858)
 Pseudobunaea alinda (Sonthonnax, 1899)
 Pseudobunaea bjornstadi Bouyer, 2006
 Pseudobunaea bondwana Darge, 2009
 Pseudobunaea callista (Jordan, 1910)
 Pseudobunaea claryi Darge, 2009
 Pseudobunaea cleopatra (Aurivillius, 1893)
 Pseudobunaea elucida Darge, 2009
 Pseudobunaea epithyrena (Maassen & Weymer, 1885)
 Pseudobunaea heyeri (Weymer, 1896)
 Pseudobunaea irius (Fabricius, 1793)
 Pseudobunaea mbiziana Darge, 2009
 Pseudobunaea miriakambana Darge, 2009
 Pseudobunaea mwangomoi Darge, 2009
 Pseudobunaea natalensis (Aurivillius, 1893)
 Pseudobunaea pallens (Sonthonnax, 1899)
 Pseudobunaea parathyrrena (Bouvier, 1927)
 Pseudobunaea santini Darge, 2009
 Pseudobunaea tyrrhena (Westwood, 1849)
 Pseudoludia suavis (Rothschild, 1907)
 Rohaniella pygmaea (Maassen & Weymer, 1885)
 Tagoropsiella expansa Darge, 2008
 Tagoropsiella ikondae (Rougeot, 1974)
 Tagoropsiella kaguruensis Darge, 2008
 Tagoropsiella mbiziensis Darge, 2008
 Tagoropsiella rungwensis Darge, 2008
 Tagoropsis flavinata (Walker, 1865)
 Tagoropsis hanningtoni (Butler, 1883)
 Tagoropsis rougeoti D. S. Fletcher, 1968
 Tagoropsis sabulosa Rothschild, 1907
 Ubaena dolabella (Druce, 1886)
 Ubaena fuelleborniana Karsch, 1900
 Ubaena lequeuxi Darge & Terral, 1988
 Ubaena sabunii Darge & Kilumile, 2004
 Urota sinope (Westwood, 1849)
 Usta alba Terral & Lequeux, 1991
 Usta angulata Rothschild, 1895
 Usta subangulata Bouvier, 1930
 Usta terpsichore (Maassen & Weymer, 1885)
 Yatanga smithi (Holland, 1892)

Sesiidae 

 Aenigmina aenea Le Cerf, 1912
 Camaegeria massai Bartsch & Berg, 2012
 Euhagena nobilis (Druce, 1910)
 Melittia chalconota Hampson, 1910
 Melittia endoxantha Hampson, 1919
 Melittia oedipus Oberthür, 1878
 Melittia usambara Le Cerf, 1917
 Pseudomelittia berlandi Le Cerf, 1917
 Sura ruficauda (Rothschild, 1911)

Бражникові (Sphingidae) 

 Acanthosphinx guessfeldti (Dewitz, 1879)
 Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) — Бражник мертва голова
 Afroclanis calcareus (Rothschild & Jordan, 1907)
 Afroclanis neavi (Hampson, 1910)
 Afrosphinx amabilis (Jordan, 1911)
 Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
 Antinephele lunulata Rothschild & Jordan, 1903
 Antinephele maculifera Holland, 1889
 Basiothia aureata (Karsch, 1891)
 Basiothia medea (Fabricius, 1781)
 Callosphingia circe (Fawcett, 1915)
 Centroctena rutherfordi (Druce, 1882)
 Chaerocina dohertyi Rothschild & Jordan, 1903
 Chaerocina livingstonensis Darge, 2006
 Chaerocina usambarensis Darge & Basquin, 2008
 Chloroclanis virescens (Butler, 1882)
 Coelonia fulvinotata (Butler, 1875)
 Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) — Бражник олеандровий
 Dovania poecila Rothschild & Jordan, 1903
 Euchloron megaera (Linnaeus, 1758)
 Falcatula falcata (Rothschild & Jordan, 1903)
 Hippotion celerio (Linnaeus, 1758)
 Hippotion eson (Cramer, 1779)
 Hippotion irregularis (Walker, 1856)
 Hippotion moorei Jordan, 1926
 Hippotion osiris (Dalman, 1823)
 Hippotion rebeli Rothschild & Jordan, 1903
 Hippotion roseipennis (Butler, 1882)
 Hyles livornica (Esper, 1780)
 Leptoclanis pulchra Rothschild & Jordan, 1903
 Leucophlebia afra Karsch, 1891
 Leucostrophus alterhirundo d'Abrera, 1987
 Likoma apicalis Rothschild & Jordan, 1903
 Likoma crenata Rothschild & Jordan, 1907
 Litosphingia corticea Jordan, 1920
 Lophostethus dumolinii (Angas, 1849)
 Macropoliana ferax (Rothschild & Jordan, 1916)
 Macropoliana natalensis (Butler, 1875)
 Macropoliana scheveni Carcasson, 1972
 Microclanis erlangeri (Rothschild & Jordan, 1903)
 Neoclanis basalis (Walker, 1866)
 Neopolyptychus compar (Rothschild & Jordan, 1903)
 Neopolyptychus convexus (Rothschild & Jordan, 1903)
 Neopolyptychus serrator (Jordan, 1929)
 Nephele aequivalens (Walker, 1856)
 Nephele bipartita Butler, 1878
 Nephele comma Hopffer, 1857
 Nephele lannini Jordan, 1926
 Nephele monostigma Clark, 1925
 Nephele rosae Butler, 1875
 Pantophaea favillacea (Walker, 1866)
 Phylloxiphia metria (Jordan, 1920)
 Phylloxiphia punctum (Rothschild, 1907)
 Phylloxiphia vicina (Rothschild & Jordan, 1915)
 Platysphinx piabilis (Distant, 1897)
 Platysphinx stigmatica (Mabille, 1878)
 Poliana wintgensi (Strand, 1910)
 Polyptychoides digitatus (Karsch, 1891)
 Polyptychoides erosus (Jordan, 1923)
 Polyptychoides grayii (Walker, 1856)
 Polyptychopsis marshalli (Rothschild & Jordan, 1903)
 Polyptychus andosa Walker, 1856
 Polyptychus aurora Clark, 1936
 Polyptychus baxteri Rothschild & Jordan, 1908
 Polyptychus coryndoni Rothschild & Jordan, 1903
 Praedora marshalli Rothschild & Jordan, 1903
 Praedora plagiata Rothschild & Jordan, 1903
 Pseudoclanis kenyae Clark, 1928
 Pseudoclanis occidentalis Rothschild & Jordan, 1903
 Pseudoclanis postica (Walker, 1856)
 Rhadinopasa hornimani (Druce, 1880)
 Rhodafra marshalli Rothschild & Jordan, 1903
 Rufoclanis fulgurans (Rothschild & Jordan, 1903)
 Rufoclanis maccleeryi Carcasson, 1968
 Rufoclanis numosae (Wallengren, 1860)
 Sphingonaepiopsis nana (Walker, 1856)
 Temnora albilinea Rothschild, 1904
 Temnora atrofasciata Holland, 1889
 Temnora burdoni Carcasson, 1968
 Temnora crenulata (Holland, 1893)
 Temnora fumosa (Walker, 1856)
 Temnora funebris (Holland, 1893)
 Temnora griseata Rothschild & Jordan, 1903
 Temnora hirsutus Darge, 2004
 Temnora masungai Darge, 2009
 Temnora natalis Walker, 1856
 Temnora plagiata Walker, 1856
 Temnora pseudopylas (Rothschild, 1894)
 Temnora pylades Rothschild & Jordan, 1903
 Temnora robertsoni Carcasson, 1968
 Temnora sardanus (Walker, 1856)
 Temnora scitula (Holland, 1889)
 Temnora zantus (Herrich-Schäffer, 1854)
 Theretra capensis (Linnaeus, 1764)
 Theretra jugurtha (Boisduval, 1875)
 Theretra orpheus (Herrich-Schäffer, 1854)
 Xanthopan morganii (Walker, 1856)

Tineidae 

 Acridotarsa melipecta (Meyrick, 1915)
 Amphixystis beverrasella (Legrand, 1966)
 Amphixystis roseostrigella (Legrand, 1966)
 Ateliotum resurgens (Gozmány, 1969)
 Autochthonus chalybiellus Walsingham, 1891
 Ceratophaga lichmodes (Meyrick, 1921)
 Ceratophaga obnoxia (Meyrick, 1917)
 Ceratophaga vastellus (Zeller, 1852)
 Ceratophaga xanthastis (Meyrick, 1908)
 Cimitra estimata (Gozmány, 1965)
 Cimitra horridella (Walker, 1863)
 Criticonoma aspergata Gozmány & Vári, 1973
 Cylicobathra argocoma (Meyrick, 1914)
 Cylicobathra chionarga Meyrick, 1920
 Drosica abjectella Walker, 1963
 Edosa crassivalva (Gozmány, 1968)
 Edosa phlegethon (Gozmány, 1968)
 Edosa pyroceps (Gozmány, 1967)
 Hapsifera glebata Meyrick, 1908
 Hapsifera hastata Gozmány, 1969
 Hapsifera hilaris Gozmány, 1965
 Hapsifera lecithala Gozmány & Vári, 1973
 Hapsifera lithocentra Meyrick, 1920
 Hapsifera luteata Gozmány, 1965
 Hapsifera revoluta Meyrick, 1914
 Hapsifera septica Meyrick, 1908
 Hapsiferona glareosa (Meyrick, 1912)
 Hyperbola hemispina Gozmány, 1969
 Hyperbola hesperis Gozmány, 1967
 Hyperbola mellichroa (Gozmány, 1968)
 Hyperbola moschias (Meyrick, 1914)
 Hyperbola phocina (Meyrick, 1908)
 Hyperbola somphota (Meyrick, 1920)
 Hyperbola zicsii Gozmány, 1965
 Merunympha nipha Gozmány, 1969
 Monopis addenda Gozmány, 1965
 Monopis anaphracta Gozmány, 1967
 Monopis immaculata Gozmány, 1967
 Monopis megalodelta Meyrick, 1908
 Monopis meyricki Gozmány, 1967
 Monopis persimilis Gozmány, 1965
 Monopis rejectella (Walker, 1864)
 Monopis speculella (Zeller, 1852)
 Organodesma merui Gozmány, 1969
 Organodesma onomasta Gozmány & Vári, 1975
 Pachypsaltis pachystoma (Meyrick, 1920)
 Perissomastix christinae Gozmány, 1965
 Perissomastix meruicola Gozmány, 1969
 Perissomastix mili Gozmány, 1965
 Perissomastix praxis Gozmány, 1969
 Perissomastix szunyoghyi Gozmány, 1969
 Perissomastix titanea Gozmány, 1967
 Perissomastix topaz Gozmány, 1967
 Phthoropoea pycnosaris (Meyrick, 1932)
 Pitharcha atrisecta (Meyrick, 1918)
 Pitharcha chalinaea Meyrick, 1908
 Pitharcha fasciata (Ghesquière, 1940)
 Proterospastis abscisa (Gozmány, 1967)
 Rhodobates emorsus Gozmány, 1967
 Scalmatica zernyi Gozmány, 1967
 Silosca mariae Gozmány, 1965
 Sphallestasis cyclivalva (Gozmány, 1969)
 Sphallestasis epiforma (Gozmány, 1967)
 Sphallestasis exiguens (Gozmány, 1967)
 Sphallestasis nagyi (Gozmány, 1969)
 Sphallestasis oenopis (Meyrick, 1908)
 Sphallestasis pectinigera (Gozmány, 1969)
 Sphallestasis saskai (Gozmány, 1969)
 Sphallestasis spatulata (Gozmány, 1967)
 Sphallestasis szunyoghyi (Gozmány, 1969)
 Syngeneta sordida Gozmány, 1967
 Tinea nesiastis (Meyrick, 1911)
 Tinissa spaniastra Meyrick, 1932
 Tiquadra lichenea Walsingham, 1897
 Trichophaga cuspidata Gozmány, 1967
 Trichophaga mormopis Meyrick, 1935

Thyrididae 

 Arniocera amoena Jordan, 1907
 Arniocera cyanoxantha (Mabille, 1893)
 Arniocera elata Jordan, 1915
 Arniocera imperialis Butler, 1898
 Arniocera lautuscula (Karsch, 1897)
 Arniocera lugubris Gaede, 1926
 Arniocera sternecki Rogenhofer, 1891
 Cecidothyris pexa (Hampson, 1906)
 Chrysotypus dawsoni Distant, 1897
 Chrysotypus reticulatus Whalley, 1971
 Cornuterus nigropunctula (Pagenstecher, 1892)
 Dilophura caudata (Jordan, 1907)
 Dysodia amania Whalley, 1968
 Dysodia fenestratella Warren, 1900
 Dysodia fumida Whalley, 1968
 Dysodia hamata Whalley, 1968
 Dysodia incognita Whalley, 1968
 Dysodia intermedia (Walker, 1865)
 Dysodia lutescens Whalley, 1968
 Dysodia vitrina (Boisduval, 1829)
 Epaena inops (Gaede, 1917)
 Epaena xystica Whalley, 1971
 Hypolamprus janenschi (Gaede, 1917)
 Kuja majuscula (Gaede, 1917)
 Marmax smaragdina (Butler, 1888)
 Marmax vicaria (Walker, 1854)
 Netrocera diffinis Jordan, 1907
 Netrocera hemichrysa (Hampson, 1910)
 Netrocera setioides Felder, 1874
 Rhodoneura disjuncta (Gaede, 1929)
 Striglina minutula (Saalmüller, 1880)

Tischeriidae 
 Coptotriche pulverescens (Meyrick, 1936)

Листовійки (Tortricidae) 

 Accra plumbeana Razowski, 1966
 Accra tanzanica Razowski, 1990
 Actihema hemiacta (Meyrick, 1920)
 Afrocostosa flaviapicella Aarvik, 2004
 Afroploce karsholti Aarvik, 2004
 Afropoecilia kituloensis Aarvik, 2010
 Afrothreutes madoffei Aarvik, 2004
 Bactra helgei Aarvik, 2008
 Bactra jansei Diakonoff, 1963
 Bactra magnei Aarvik, 2008
 Bactra sinassula Diakonoff, 1963
 Bactra tylophora Diakonoff, 1963
 Basigonia anisoscia Diakonoff, 1983
 Capua pusillana (Walker, 1863)
 Cochylimorpha africana Aarvik, 2010
 Cochylimorpha exoterica (Meyrick, 1924)
 Cosmorrhyncha acrocosma (Meyrick, 1908)
 Crimnologa perspicua Meyrick, 1920
 Cryptaspasma caryothicta (Meyrick, 1920)
 Cryptaspasma kigomana Aarvik, 2005
 Cryptaspasma phycitinana Aarvik, 2005
 Cryptaspasma subtilis Diakonoff, 1959
 Cryptophlebia semilunana (Saalmüller, 1880)
 Cydia leptogramma (Meyrick, 1913)
 Cydia malesana (Meyrick, 1920)
 Eccopsis incultana (Walker, 1863)
 Eccopsis morogoro Aarvik, 2004
 Eccopsis nebulana Walsingham, 1891
 Eccopsis nicicecilie Aarvik, 2004
 Eccopsis ochrana Aarvik, 2004
 Eccopsis praecedens Walsingham, 1897
 Eccopsis wahlbergiana Zeller, 1852
 Epiblema riciniata (Meyrick, 1911)
 Eucosma ioreas Meyrick, 1920
 Eucosma xenarcha Meyrick, 1920
 Eugnosta matengana Razowski, 1993
 Eugnosta misella Razowski, 1993
 Eugnosta percnoptila (Meyrick, 1933)
 Eugnosta uganoa Razowski, 1993
 Eugnosta unifasciana Aarvik, 2010
 Eupoecilia kruegeriana Razowski, 1993
 Geita bjoernstadi Aarvik, 2004
 Gypsonoma paradelta (Meyrick, 1925)
 Leguminovora glycinivorella (Matsumura, 1898)
 Megalota archana Aarvik, 2004
 Megalota rhopalitis (Meyrick, 1920)
 Metamesia elegans (Walsingham, 1881)
 Metendothenia balanacma (Meyrick, 1914)
 Multiquaestia andersi Aarvik & Karisch, 2009
 Multiquaestia fibigeri Aarvik & Karisch, 2009
 Multiquaestia iringana Aarvik & Karisch, 2009
 Multiquaestia purana Aarvik & Karisch, 2009
 Olethreutes metaplecta (Meyrick, 1920)
 Pammenopsis critica (Meyrick, 1905)
 Paraeccopsis insellata (Meyrick, 1920)
 Sambara sinuana Aarvik, 2004
 Syntozyga triangulana Aarvik, 2008
 Thylacogaster cyanophaea (Meyrick, 1927)
 Tortrix dinota Meyrick, 1918
 Tortrix platystega Meyrick, 1920
 Tortrix triadelpha Meyrick, 1920
 Trymalitis scalifera Meyrick, 1912

Xyloryctidae 
 Eretmocera derogatella (Walker, 1864)
 Eretmocera dorsistrigata Walsingham, 1889
 Eretmocera miniata Walsingham, 1889

Yponomeutidae 
 Yponomeuta fumigatus Zeller, 1852
 Yponomeuta morbillosus (Zeller, 1877)

Строкатки (Zygaenidae) 
 Astyloneura difformis (Jordan, 1907)
 Astyloneura meridionalis (Hampson, 1920)
 Astyloneura nitens Jordan, 1907
 Astyloneura ostia (Druce, 1896)
 Neobalataea nigriventris Alberti, 1954
 Saliunca assimilis Jordan, 1907
 Saliunca meruana Aurivillius, 1910

Примітки

Посилання 
 

Фауна Танзанії
Списки лускокрилих
Списки:Танзанія